|-
|(62001)||2000 RK36|| align=right|15,9|| align=right|2,686|| align=right|0,076|| align=right|3,69|| align=right|4,402||MBA||3. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62002)||2000 RT37|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,173|| align=right|26,74|| align=right|4,582||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62003)||2000 RB38|| align=right|15,6|| align=right|2,787|| align=right|0,107|| align=right|7,17|| align=right|4,653||MBA||5. září 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(62004)||2000 RG38|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,142|| align=right|2,43|| align=right|4,216||MBA||5. září 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(62005)||2000 RP38|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,113|| align=right|6,56|| align=right|3,551||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62006)||2000 RQ38|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,250|| align=right|10,83|| align=right|3,687||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62007)||2000 RP39|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,213|| align=right|2,82|| align=right|3,677||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62008)||2000 RR39|| align=right|13,6|| align=right|3,149|| align=right|0,117|| align=right|6,37|| align=right|5,587||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62009)||2000 RX39|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,194|| align=right|28,46|| align=right|5,558||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62010)||2000 RX40|| align=right|13,7|| align=right|2,978|| align=right|0,072|| align=right|8,78|| align=right|5,137||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62011)||2000 RG41|| align=right|14,4|| align=right|2,808|| align=right|0,082|| align=right|8,15|| align=right|4,705||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62012)||2000 RJ41|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,078|| align=right|8,91|| align=right|5,421||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62013)||2000 RM41|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,169|| align=right|6,94|| align=right|3,627||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62014)||2000 RJ42|| align=right|14,0|| align=right|2,977|| align=right|0,145|| align=right|8,42|| align=right|5,137||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62015)||2000 RN42|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,035|| align=right|8,35|| align=right|5,503||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62016)||2000 RP42|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,122|| align=right|9,10|| align=right|5,136||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62017)||2000 RR42|| align=right|14,1|| align=right|3,136|| align=right|0,137|| align=right|13,50|| align=right|5,553||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62018)||2000 RV42|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,109|| align=right|9,49|| align=right|5,123||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62019)||2000 RQ44|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,081|| align=right|10,16|| align=right|5,707||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62020)||2000 RT45|| align=right|15,5|| align=right|2,197|| align=right|0,141|| align=right|3,55|| align=right|3,256||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62021)||2000 RL46|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,182|| align=right|1,84|| align=right|3,498||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62022)||2000 RA48|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,228|| align=right|12,06|| align=right|5,589||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62023)||2000 RQ48|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,159|| align=right|13,81|| align=right|4,144||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62024)||2000 RF50|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,158|| align=right|13,18|| align=right|4,136||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62025)||2000 RQ50|| align=right|13,7|| align=right|3,096|| align=right|0,113|| align=right|7,38|| align=right|5,447||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62026)||2000 RZ50|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,211|| align=right|17,54|| align=right|5,361||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62027)||2000 RW52|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,109|| align=right|7,42|| align=right|3,826||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62028)||2000 RE53|| align=right|15,4|| align=right|2,706|| align=right|0,023|| align=right|6,27|| align=right|4,451||MBA||1. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(62029)||2000 RD55|| align=right|13,9|| align=right|3,137|| align=right|0,223|| align=right|10,32|| align=right|5,555||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62030)||2000 RK56|| align=right|14,2|| align=right|2,613|| align=right|0,214|| align=right|11,74|| align=right|4,223||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62031)||2000 RS56|| align=right|15,8|| align=right|2,756|| align=right|0,017|| align=right|4,28|| align=right|4,574||MBA||5. září 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(62032)||2000 RG58|| align=right|15,5|| align=right|2,859|| align=right|0,053|| align=right|12,63|| align=right|4,834||MBA||7. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62033)||2000 RC59|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,230|| align=right|3,31|| align=right|3,493||MBA||7. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62034)||2000 RE60|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,191|| align=right|2,12|| align=right|3,672||MBA||8. září 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(62035)||2000 RC62|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,208|| align=right|12,64|| align=right|4,633||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62036)||2000 RJ62|| align=right|13,2|| align=right|3,170|| align=right|0,082|| align=right|17,41|| align=right|5,644||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62037)||2000 RQ62|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,214|| align=right|4,93|| align=right|3,463||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62038)||2000 RX63|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,133|| align=right|4,04|| align=right|5,459||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62039)||2000 RZ63|| align=right|14,0|| align=right|3,066|| align=right|0,191|| align=right|5,19|| align=right|5,368||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62040)||2000 RA64|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,193|| align=right|4,57|| align=right|3,681||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62041)||2000 RD65|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,031|| align=right|1,43|| align=right|4,072||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62042)||2000 RF65|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,296|| align=right|23,86|| align=right|3,602||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62043)||2000 RH65|| align=right|14,8|| align=right|3,226|| align=right|0,093|| align=right|8,73|| align=right|5,794||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62044)||2000 RU65|| align=right|15,1|| align=right|2,936|| align=right|0,162|| align=right|10,52|| align=right|5,031||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62045)||2000 RV65|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,136|| align=right|6,68|| align=right|3,733||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62046)||2000 RA66|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,245|| align=right|8,15|| align=right|3,548||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62047)||2000 RE66|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,340|| align=right|4,34|| align=right|3,719||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62048)||2000 RC67|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,172|| align=right|2,64|| align=right|3,679||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62049)||2000 RH67|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,210|| align=right|2,96|| align=right|3,742||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62050)||2000 RM67|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,221|| align=right|5,49|| align=right|4,151||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62051)||2000 RV68|| align=right|14,4|| align=right|3,092|| align=right|0,083|| align=right|9,69|| align=right|5,436||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62052)||2000 RA69|| align=right|16,0|| align=right|2,489|| align=right|0,107|| align=right|1,22|| align=right|3,926||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62053)||2000 RB69|| align=right|14,9|| align=right|3,206|| align=right|0,157|| align=right|4,79|| align=right|5,741||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62054)||2000 RD69|| align=right|14,7|| align=right|3,224|| align=right|0,144|| align=right|5,16|| align=right|5,787||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62055)||2000 RF69|| align=right|15,2|| align=right|2,765|| align=right|0,181|| align=right|7,22|| align=right|4,596||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62056)||2000 RS69|| align=right|14,3|| align=right|3,086|| align=right|0,078|| align=right|9,53|| align=right|5,420||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62057)||2000 RY69|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,204|| align=right|1,82|| align=right|4,029||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62058)||2000 RN70|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,086|| align=right|4,16|| align=right|4,633||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62059)||2000 RO70|| align=right|16,2|| align=right|2,571|| align=right|0,191|| align=right|2,82|| align=right|4,121||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62060)||2000 RB71|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,233|| align=right|9,70|| align=right|3,694||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62061)||2000 RU71|| align=right|16,3|| align=right|2,560|| align=right|0,194|| align=right|5,37|| align=right|4,094||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62062)||2000 RV71|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,154|| align=right|13,42|| align=right|4,112||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62063)||2000 RA72|| align=right|16,3|| align=right|2,212|| align=right|0,185|| align=right|6,14|| align=right|3,289||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62064)||2000 RA73|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,223|| align=right|0,92|| align=right|3,567||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62065)||2000 RH73|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,046|| align=right|2,90|| align=right|4,374||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62066)||2000 RM73|| align=right|15,1|| align=right|2,695|| align=right|0,050|| align=right|3,05|| align=right|4,423||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62067)||2000 RG74|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,056|| align=right|15,19|| align=right|4,252||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62068)||2000 RF75|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,075|| align=right|4,92|| align=right|4,627||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62069)||2000 RK76|| align=right|15,6|| align=right|2,652|| align=right|0,128|| align=right|28,06|| align=right|4,318||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62070)||2000 RC77|| align=right|13,4|| align=right|3,078|| align=right|0,016|| align=right|10,43|| align=right|5,398||MBA||7. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62071) Voegtli||2000 RH77|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,203|| align=right|12,96|| align=right|4,057||MBA||8. září 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(62072)||2000 RD78|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,212|| align=right|7,99|| align=right|4,159||MBA||9. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(62073)||2000 RX78|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,141|| align=right|5,31|| align=right|3,700||MBA||10. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(62074)||2000 RL79|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,048|| align=right|21,68|| align=right|4,159||MBA||8. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62075)||2000 RO79|| align=right|13,8|| align=right|2,661|| align=right|0,279|| align=right|11,64|| align=right|4,340||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62076)||2000 RH80|| align=right|14,4|| align=right|3,139|| align=right|0,146|| align=right|12,02|| align=right|5,561||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62077)||2000 RE81|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,066|| align=right|14,17|| align=right|4,194||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62078)||2000 RS81|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,093|| align=right|12,66|| align=right|4,217||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62079)||2000 RX81|| align=right|13,9|| align=right|3,224|| align=right|0,064|| align=right|14,00|| align=right|5,789||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62080)||2000 RG82|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,052|| align=right|11,93|| align=right|4,428||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62081)||2000 RS82|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,185|| align=right|11,52|| align=right|4,399||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62082)||2000 RZ82|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,138|| align=right|13,75|| align=right|4,226||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62083)||2000 RF84|| align=right|16,3|| align=right|2,455|| align=right|0,226|| align=right|6,18|| align=right|3,847||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62084)||2000 RA86|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,077|| align=right|9,28|| align=right|5,619||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62085)||2000 RO87|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,124|| align=right|2,74|| align=right|3,796||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62086)||2000 RY87|| align=right|14,6|| align=right|2,792|| align=right|0,045|| align=right|4,51|| align=right|4,664||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62087)||2000 RC88|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,019|| align=right|11,17|| align=right|4,497||MBA||2. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62088)||2000 RY88|| align=right|14,3|| align=right|2,979|| align=right|0,133|| align=right|8,55|| align=right|5,141||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62089)||2000 RM89|| align=right|15,7|| align=right|2,528|| align=right|0,084|| align=right|7,44|| align=right|4,020||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62090)||2000 RR91|| align=right|15,9|| align=right|2,744|| align=right|0,202|| align=right|8,65|| align=right|4,545||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62091)||2000 RW91|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,162|| align=right|2,55|| align=right|3,679||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62092)||2000 RM92|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,139|| align=right|5,38|| align=right|3,532||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62093)||2000 RQ92|| align=right|15,9|| align=right|2,570|| align=right|0,159|| align=right|5,79|| align=right|4,119||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62094)||2000 RU92|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,053|| align=right|4,64|| align=right|4,520||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62095)||2000 RW92|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,168|| align=right|1,47|| align=right|5,464||MBA||3. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62096)||2000 RF94|| align=right|14,7|| align=right|2,807|| align=right|0,027|| align=right|3,29|| align=right|4,703||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62097)||2000 RJ94|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,174|| align=right|3,39|| align=right|4,000||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62098)||2000 RO94|| align=right|16,3|| align=right|2,399|| align=right|0,104|| align=right|1,69|| align=right|3,715||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62099)||2000 RP94|| align=right|16,4|| align=right|2,413|| align=right|0,188|| align=right|2,19|| align=right|3,749||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62100)||2000 RA95|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,257|| align=right|4,27|| align=right|4,152||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62101)||2000 RC95|| align=right|13,9|| align=right|3,117|| align=right|0,219|| align=right|11,48|| align=right|5,503||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62102)||2000 RE95|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,154|| align=right|2,88|| align=right|3,805||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62103)||2000 RS95|| align=right|15,4|| align=right|2,797|| align=right|0,100|| align=right|5,00|| align=right|4,678||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62104)||2000 RZ95|| align=right|17,3|| align=right|2,336|| align=right|0,226|| align=right|2,73|| align=right|3,569||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62105)||2000 RN96|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,196|| align=right|13,57|| align=right|4,174||MBA||4. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62106)||2000 RC97|| align=right|15,2|| align=right|2,270|| align=right|0,221|| align=right|22,48|| align=right|3,420||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62107)||2000 RF97|| align=right|13,5|| align=right|3,068|| align=right|0,107|| align=right|21,00|| align=right|5,372||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62108)||2000 RS97|| align=right|13,8|| align=right|3,177|| align=right|0,088|| align=right|22,12|| align=right|5,662||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62109)||2000 RT97|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,046|| align=right|20,91|| align=right|4,411||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62110)||2000 RX97|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,092|| align=right|15,15|| align=right|4,203||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62111)||2000 RG99|| align=right|13,8|| align=right|2,662|| align=right|0,122|| align=right|12,74|| align=right|4,341||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62112)||2000 RM99|| align=right|13,7|| align=right|2,898|| align=right|0,148|| align=right|11,49|| align=right|4,932||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62113)||2000 RP99|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,110|| align=right|13,60|| align=right|5,782||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62114)||2000 RV99|| align=right|11,7|| align=right|5,201|| align=right|0,179|| align=right|16,13|| align=right|11,86||JUT||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62115)||2000 RW99|| align=right|14,1|| align=right|2,543|| align=right|0,179|| align=right|10,99|| align=right|4,055||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62116)||2000 RC101|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,098|| align=right|13,79|| align=right|4,100||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62117)||2000 RC102|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,195|| align=right|27,18|| align=right|5,682||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62118)||2000 RG102|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,049|| align=right|10,67|| align=right|5,533||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62119)||2000 RH102|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,148|| align=right|9,38|| align=right|5,311||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62120)||2000 RL102|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,114|| align=right|15,24|| align=right|4,144||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62121)||2000 RO102|| align=right|15,0|| align=right|2,618|| align=right|0,131|| align=right|13,50|| align=right|4,235||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62122)||2000 RS102|| align=right|14,1|| align=right|2,567|| align=right|0,166|| align=right|11,45|| align=right|4,112||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62123)||2000 RC103|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,065|| align=right|8,55|| align=right|4,243||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62124)||2000 RP103|| align=right|14,0|| align=right|2,558|| align=right|0,087|| align=right|14,27|| align=right|4,090||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62125)||2000 RU104|| align=right|14,2|| align=right|3,128|| align=right|0,130|| align=right|11,30|| align=right|5,532||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62126)||2000 RW104|| align=right|13,6|| align=right|3,089|| align=right|0,119|| align=right|11,50|| align=right|5,429||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62127)||2000 RY105|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,068|| align=right|9,69|| align=right|4,142||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62128)||2000 SO1|| align=right|11,8|| align=right|3,150|| align=right|0,223|| align=right|26,68|| align=right|5,589||MBA||18. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62129)||2000 SR1|| align=right|14,6|| align=right|2,421|| align=right|0,276|| align=right|24,14|| align=right|3,766||MBA||19. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62130)||2000 SS1|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,292|| align=right|4,25|| align=right|4,122||MBA||20. září 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(62131)||2000 SH4|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,111|| align=right|11,10|| align=right|5,178||MBA||21. září 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(62132)||2000 SJ4|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,146|| align=right|6,80|| align=right|3,698||MBA||21. září 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(62133)||2000 SD5|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,217|| align=right|23,01|| align=right|3,537||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62134)||2000 SJ5|| align=right|14,9|| align=right|3,142|| align=right|0,100|| align=right|10,28|| align=right|5,568||MBA||21. září 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(62135)||2000 SA6|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,217|| align=right|24,78|| align=right|3,540||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62136)||2000 SR6|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,204|| align=right|5,07|| align=right|3,558||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62137)||2000 SM7|| align=right|14,6|| align=right|3,222|| align=right|0,094|| align=right|13,12|| align=right|5,782||MBA||22. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62138)||2000 SO8|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,046|| align=right|7,32|| align=right|3,473||MBA||22. září 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(62139)||2000 SB12|| align=right|16,3|| align=right|2,559|| align=right|0,236|| align=right|2,99|| align=right|4,092||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62140)||2000 SG12|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,260|| align=right|3,58|| align=right|3,588||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62141)||2000 SK12|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,215|| align=right|4,40|| align=right|3,516||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62142)||2000 SQ13|| align=right|15,3|| align=right|2,762|| align=right|0,007|| align=right|4,84|| align=right|4,590||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62143)||2000 SJ14|| align=right|14,4|| align=right|2,735|| align=right|0,076|| align=right|11,67|| align=right|4,522||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62144)||2000 SU15|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,124|| align=right|12,33|| align=right|4,410||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62145)||2000 SH16|| align=right|13,1|| align=right|3,962|| align=right|0,155|| align=right|7,20|| align=right|7,884||HLD||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62146)||2000 SV16|| align=right|14,6|| align=right|2,939|| align=right|0,006|| align=right|10,39|| align=right|5,039||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62147)||2000 SB18|| align=right|15,4|| align=right|3,064|| align=right|0,086|| align=right|7,68|| align=right|5,363||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62148)||2000 SQ18|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,024|| align=right|12,94|| align=right|4,617||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62149)||2000 ST19|| align=right|13,3|| align=right|3,063|| align=right|0,171|| align=right|9,12|| align=right|5,359||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62150)||2000 SE20|| align=right|14,4|| align=right|3,048|| align=right|0,080|| align=right|13,34|| align=right|5,321||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62151)||2000 SZ20|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,162|| align=right|6,85|| align=right|3,718||MBA||24. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(62152)||2000 SC21|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,120|| align=right|2,81|| align=right|4,163||MBA||24. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(62153)||2000 SD21|| align=right|14,9|| align=right|2,767|| align=right|0,068|| align=right|12,50|| align=right|4,603||MBA||24. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(62154)||2000 SH22|| align=right|15,4|| align=right|2,992|| align=right|0,138|| align=right|12,37|| align=right|5,174||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62155)||2000 SD23|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,165|| align=right|3,63|| align=right|3,554||MBA||25. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62156)||2000 SL23|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,192|| align=right|13,53|| align=right|4,373||MBA||26. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62157)||2000 SH24|| align=right|16,3|| align=right|1,907|| align=right|0,028|| align=right|21,12|| align=right|2,632||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62158)||2000 SK25|| align=right|15,6|| align=right|2,462|| align=right|0,099|| align=right|13,52|| align=right|3,861||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62159)||2000 SO25|| align=right|14,5|| align=right|2,671|| align=right|0,168|| align=right|10,93|| align=right|4,365||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62160)||2000 ST25|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,171|| align=right|13,86|| align=right|4,210||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62161)||2000 SU25|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,072|| align=right|7,64|| align=right|3,631||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62162)||2000 SJ26|| align=right|14,1|| align=right|2,923|| align=right|0,050|| align=right|10,95|| align=right|4,995||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62163)||2000 SE27|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,125|| align=right|11,37|| align=right|5,433||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62164)||2000 SB28|| align=right|14,1|| align=right|2,977|| align=right|0,036|| align=right|8,73|| align=right|5,137||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62165)||2000 SM29|| align=right|14,7|| align=right|3,105|| align=right|0,170|| align=right|4,11|| align=right|5,471||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62166)||2000 SM30|| align=right|17,2|| align=right|2,292|| align=right|0,177|| align=right|1,01|| align=right|3,469||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62167)||2000 SG31|| align=right|16,1|| align=right|2,722|| align=right|0,075|| align=right|2,67|| align=right|4,491||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62168)||2000 SK32|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,193|| align=right|3,03|| align=right|3,707||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62169)||2000 SZ32|| align=right|16,3|| align=right|2,722|| align=right|0,102|| align=right|2,72|| align=right|4,490||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62170)||2000 SD33|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,152|| align=right|4,29|| align=right|3,671||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62171)||2000 SH33|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,112|| align=right|3,26|| align=right|4,378||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62172)||2000 SV34|| align=right|16,6|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|0,96|| align=right|4,242||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62173)||2000 SW34|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,053|| align=right|2,94|| align=right|5,448||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62174)||2000 SX35|| align=right|15,6|| align=right|2,941|| align=right|0,073|| align=right|1,64|| align=right|5,043||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62175)||2000 SZ35|| align=right|16,5|| align=right|2,571|| align=right|0,170|| align=right|3,94|| align=right|4,121||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62176)||2000 SJ36|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,099|| align=right|8,90|| align=right|4,188||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62177)||2000 SG37|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,088|| align=right|3,19|| align=right|4,577||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62178)||2000 SN37|| align=right|15,7|| align=right|2,656|| align=right|0,081|| align=right|3,32|| align=right|4,328||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62179)||2000 SR37|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,111|| align=right|15,38|| align=right|4,176||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62180)||2000 SA38|| align=right|15,0|| align=right|2,987|| align=right|0,065|| align=right|10,04|| align=right|5,160||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62181)||2000 SC38|| align=right|15,2|| align=right|2,806|| align=right|0,067|| align=right|3,83|| align=right|4,699||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62182)||2000 SD38|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,041|| align=right|5,05|| align=right|4,078||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62183)||2000 SM38|| align=right|16,0|| align=right|2,579|| align=right|0,053|| align=right|3,58|| align=right|4,140||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62184)||2000 SQ38|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,079|| align=right|4,91|| align=right|4,157||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62185)||2000 SK39|| align=right|14,4|| align=right|2,993|| align=right|0,122|| align=right|11,68|| align=right|5,177||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62186)||2000 SS39|| align=right|16,1|| align=right|2,124|| align=right|0,141|| align=right|4,66|| align=right|3,094||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62187)||2000 SB40|| align=right|15,2|| align=right|2,750|| align=right|0,106|| align=right|6,43|| align=right|4,561||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62188)||2000 SK41|| align=right|15,1|| align=right|2,959|| align=right|0,051|| align=right|4,03|| align=right|5,089||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62189)||2000 SQ41|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,016|| align=right|9,97|| align=right|5,159||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62190)||2000 SS44|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,293|| align=right|5,96|| align=right|4,116||MBA||26. září 2000||Drebach||J. Kandler
|-
|(62191)||2000 SX45|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,085|| align=right|13,69|| align=right|4,215||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62192)||2000 SL46|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,127|| align=right|12,73|| align=right|4,077||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62193)||2000 SS47|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,175|| align=right|11,99|| align=right|5,663||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62194)||2000 SV47|| align=right|15,5|| align=right|2,679|| align=right|0,067|| align=right|7,63|| align=right|4,385||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62195)||2000 SM48|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,130|| align=right|11,06|| align=right|4,185||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62196)||2000 SD49|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,035|| align=right|10,21|| align=right|5,215||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62197)||2000 SQ51|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,136|| align=right|11,19|| align=right|5,256||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62198)||2000 SS52|| align=right|15,2|| align=right|2,539|| align=right|0,036|| align=right|8,71|| align=right|4,045||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62199)||2000 SC53|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,089|| align=right|10,60|| align=right|5,374||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62200)||2000 SX53|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,052|| align=right|2,17|| align=right|4,178||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62201)||2000 SW54|| align=right|12,6|| align=right|5,261|| align=right|0,058|| align=right|4,61|| align=right|12,07||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62202)||2000 SY54|| align=right|15,5|| align=right|2,702|| align=right|0,065|| align=right|1,44|| align=right|4,440||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62203)||2000 SA55|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,045|| align=right|3,62|| align=right|4,623||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62204)||2000 SP55|| align=right|15,8|| align=right|2,724|| align=right|0,050|| align=right|4,35|| align=right|4,495||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62205)||2000 SQ56|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,182|| align=right|1,97|| align=right|3,612||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62206)||2000 SQ58|| align=right|15,8|| align=right|3,073|| align=right|0,163|| align=right|1,26|| align=right|5,385||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62207)||2000 SX58|| align=right|15,7|| align=right|2,561|| align=right|0,091|| align=right|3,51|| align=right|4,098||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62208)||2000 SL60|| align=right|15,4|| align=right|2,804|| align=right|0,041|| align=right|3,76|| align=right|4,695||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62209)||2000 SF61|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,116|| align=right|2,83|| align=right|4,058||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62210)||2000 SN61|| align=right|16,0|| align=right|2,591|| align=right|0,088|| align=right|1,82|| align=right|4,170||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62211)||2000 SO61|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,073|| align=right|2,94|| align=right|4,611||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62212)||2000 SA62|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,283|| align=right|9,32|| align=right|3,679||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62213)||2000 SL63|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,107|| align=right|3,51|| align=right|5,494||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62214)||2000 SU63|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,048|| align=right|5,79|| align=right|4,137||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62215)||2000 SY63|| align=right|15,4|| align=right|2,761|| align=right|0,036|| align=right|4,45|| align=right|4,588||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62216)||2000 SE64|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,171|| align=right|3,46|| align=right|3,616||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62217)||2000 SJ64|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,121|| align=right|13,58|| align=right|4,172||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62218)||2000 SA65|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,161|| align=right|6,50|| align=right|4,020||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62219)||2000 SY65|| align=right|15,3|| align=right|3,161|| align=right|0,118|| align=right|3,63|| align=right|5,619||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62220)||2000 ST66|| align=right|14,6|| align=right|3,061|| align=right|0,102|| align=right|9,20|| align=right|5,354||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62221)||2000 SA67|| align=right|16,2|| align=right|2,598|| align=right|0,312|| align=right|2,91|| align=right|4,187||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62222)||2000 SB67|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,133|| align=right|14,87|| align=right|4,053||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62223)||2000 SG67|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,007|| align=right|12,95|| align=right|4,686||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62224)||2000 SJ67|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,086|| align=right|4,41|| align=right|4,109||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62225)||2000 SZ67|| align=right|15,9|| align=right|2,449|| align=right|0,180|| align=right|3,18|| align=right|3,831||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62226)||2000 SD68|| align=right|15,9|| align=right|2,881|| align=right|0,049|| align=right|2,41|| align=right|4,890||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62227)||2000 SQ68|| align=right|16,5|| align=right|2,355|| align=right|0,098|| align=right|6,82|| align=right|3,613||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62228)||2000 SK69|| align=right|16,7|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|2,57|| align=right|3,755||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62229)||2000 SV70|| align=right|16,2|| align=right|2,760|| align=right|0,089|| align=right|2,85|| align=right|4,585||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62230)||2000 SN71|| align=right|15,7|| align=right|2,792|| align=right|0,021|| align=right|5,42|| align=right|4,665||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62231)||2000 SQ71|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,091|| align=right|6,53|| align=right|4,503||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62232)||2000 SM72|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,125|| align=right|14,77|| align=right|4,426||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62233)||2000 SP72|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,154|| align=right|14,95|| align=right|4,296||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62234)||2000 SA73|| align=right|15,0|| align=right|2,929|| align=right|0,101|| align=right|3,14|| align=right|5,012||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62235)||2000 SJ73|| align=right|16,5|| align=right|2,432|| align=right|0,191|| align=right|3,87|| align=right|3,791||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62236)||2000 SK73|| align=right|14,5|| align=right|3,188|| align=right|0,150|| align=right|6,43|| align=right|5,691||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62237)||2000 SU73|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,197|| align=right|5,24|| align=right|3,724||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62238)||2000 SF74|| align=right|15,5|| align=right|2,761|| align=right|0,111|| align=right|6,54|| align=right|4,587||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62239)||2000 SQ74|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,167|| align=right|9,70|| align=right|4,671||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62240)||2000 SM75|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,203|| align=right|3,96|| align=right|3,592||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62241)||2000 SW75|| align=right|12,9|| align=right|3,982|| align=right|0,212|| align=right|11,43|| align=right|7,945||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62242)||2000 SH76|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,237|| align=right|3,63|| align=right|3,697||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62243)||2000 SO76|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,086|| align=right|10,47|| align=right|5,138||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62244)||2000 SM77|| align=right|14,2|| align=right|3,920|| align=right|0,233|| align=right|2,50|| align=right|7,761||HLD||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62245)||2000 SQ77|| align=right|16,1|| align=right|2,716|| align=right|0,024|| align=right|1,21|| align=right|4,475||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62246)||2000 SK78|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,142|| align=right|4,99|| align=right|4,146||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62247)||2000 SZ78|| align=right|15,7|| align=right|2,806|| align=right|0,011|| align=right|1,65|| align=right|4,700||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62248)||2000 SQ79|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,099|| align=right|13,58|| align=right|5,598||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62249)||2000 SU79|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,119|| align=right|1,72|| align=right|4,044||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62250)||2000 SY80|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,030|| align=right|4,77|| align=right|4,207||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62251)||2000 SG81|| align=right|14,2|| align=right|3,027|| align=right|0,129|| align=right|4,81|| align=right|5,266||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62252)||2000 SW82|| align=right|15,6|| align=right|2,716|| align=right|0,033|| align=right|7,07|| align=right|4,474||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62253)||2000 SM83|| align=right|15,1|| align=right|2,966|| align=right|0,071|| align=right|10,31|| align=right|5,109||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62254)||2000 SR83|| align=right|16,8|| align=right|2,522|| align=right|0,198|| align=right|2,77|| align=right|4,004||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62255)||2000 SV83|| align=right|16,0|| align=right|2,772|| align=right|0,088|| align=right|1,64|| align=right|4,614||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62256)||2000 SC84|| align=right|16,8|| align=right|2,597|| align=right|0,204|| align=right|7,67|| align=right|4,185||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62257)||2000 SH85|| align=right|15,2|| align=right|3,075|| align=right|0,217|| align=right|10,16|| align=right|5,392||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62258)||2000 SJ85|| align=right|15,5|| align=right|2,926|| align=right|0,114|| align=right|5,92|| align=right|5,004||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62259)||2000 SQ85|| align=right|14,6|| align=right|2,784|| align=right|0,052|| align=right|5,53|| align=right|4,645||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62260)||2000 SS85|| align=right|14,6|| align=right|2,741|| align=right|0,049|| align=right|4,86|| align=right|4,538||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62261)||2000 SX85|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,071|| align=right|4,00|| align=right|3,462||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62262)||2000 SO86|| align=right|14,4|| align=right|2,948|| align=right|0,113|| align=right|13,33|| align=right|5,060||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62263)||2000 SD87|| align=right|14,9|| align=right|2,592|| align=right|0,190|| align=right|5,53|| align=right|4,172||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62264)||2000 SA88|| align=right|14,5|| align=right|2,857|| align=right|0,094|| align=right|13,67|| align=right|4,829||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62265)||2000 SX88|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,130|| align=right|18,08|| align=right|5,655||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62266)||2000 SZ88|| align=right|16,4|| align=right|2,389|| align=right|0,072|| align=right|6,79|| align=right|3,693||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62267)||2000 SA90|| align=right|14,2|| align=right|2,595|| align=right|0,115|| align=right|12,57|| align=right|4,179||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62268)||2000 SQ90|| align=right|15,2|| align=right|2,407|| align=right|0,332|| align=right|8,88|| align=right|3,733||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62269)||2000 SD91|| align=right|12,9|| align=right|2,887|| align=right|0,065|| align=right|15,97|| align=right|4,904||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62270)||2000 SJ91|| align=right|15,5|| align=right|3,027|| align=right|0,073|| align=right|9,52|| align=right|5,265||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62271)||2000 SC93|| align=right|15,1|| align=right|2,671|| align=right|0,157|| align=right|9,92|| align=right|4,364||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62272)||2000 SQ96|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,049|| align=right|7,44|| align=right|4,478||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62273)||2000 ST97|| align=right|14,6|| align=right|3,157|| align=right|0,025|| align=right|14,98|| align=right|5,609||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62274)||2000 SH98|| align=right|15,3|| align=right|2,757|| align=right|0,015|| align=right|2,96|| align=right|4,577||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62275)||2000 SK98|| align=right|14,5|| align=right|3,038|| align=right|0,052|| align=right|8,84|| align=right|5,295||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62276)||2000 SN100|| align=right|14,9|| align=right|2,514|| align=right|0,121|| align=right|12,57|| align=right|3,984||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62277)||2000 SX100|| align=right|13,7|| align=right|3,176|| align=right|0,079|| align=right|14,35|| align=right|5,658||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62278)||2000 ST103|| align=right|14,6|| align=right|2,981|| align=right|0,127|| align=right|9,61|| align=right|5,146||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62279)||2000 SA105|| align=right|15,8|| align=right|2,401|| align=right|0,173|| align=right|3,46|| align=right|3,719||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62280)||2000 SX105|| align=right|16,2|| align=right|2,267|| align=right|0,097|| align=right|1,35|| align=right|3,412||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62281)||2000 SD106|| align=right|15,7|| align=right|2,788|| align=right|0,012|| align=right|5,72|| align=right|4,654||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62282)||2000 SS106|| align=right|14,9|| align=right|3,076|| align=right|0,172|| align=right|4,79|| align=right|5,393||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62283)||2000 SY107|| align=right|15,8|| align=right|2,818|| align=right|0,111|| align=right|2,98|| align=right|4,730||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62284)||2000 SD108|| align=right|15,7|| align=right|2,980|| align=right|0,177|| align=right|1,33|| align=right|5,143||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62285)||2000 SZ109|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,131|| align=right|5,68|| align=right|3,825||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62286)||2000 SE110|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,209|| align=right|4,91|| align=right|3,681||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62287)||2000 SG110|| align=right|14,2|| align=right|3,149|| align=right|0,123|| align=right|1,36|| align=right|5,587||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62288)||2000 SH110|| align=right|15,7|| align=right|2,431|| align=right|0,139|| align=right|2,12|| align=right|3,789||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62289)||2000 SX110|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,193|| align=right|2,55|| align=right|3,721||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62290)||2000 SZ111|| align=right|17,5|| align=right|2,389|| align=right|0,230|| align=right|0,47|| align=right|3,692||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62291)||2000 SN112|| align=right|15,6|| align=right|2,613|| align=right|0,183|| align=right|9,58|| align=right|4,223||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62292)||2000 SO113|| align=right|15,3|| align=right|2,692|| align=right|0,147|| align=right|4,90|| align=right|4,415||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62293)||2000 SR113|| align=right|15,8|| align=right|2,961|| align=right|0,116|| align=right|2,67|| align=right|5,095||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62294)||2000 ST113|| align=right|15,4|| align=right|2,759|| align=right|0,031|| align=right|6,58|| align=right|4,582||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62295)||2000 SV114|| align=right|16,3|| align=right|2,259|| align=right|0,169|| align=right|0,70|| align=right|3,394||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62296)||2000 SU115|| align=right|15,9|| align=right|2,392|| align=right|0,063|| align=right|6,71|| align=right|3,699||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62297)||2000 SF116|| align=right|14,3|| align=right|3,086|| align=right|0,121|| align=right|5,70|| align=right|5,421||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62298)||2000 SK116|| align=right|14,6|| align=right|2,944|| align=right|0,116|| align=right|3,13|| align=right|5,051||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62299)||2000 SN116|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,177|| align=right|3,50|| align=right|3,740||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62300)||2000 SY116|| align=right|12,8|| align=right|3,184|| align=right|0,019|| align=right|15,07|| align=right|5,680||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62301)||2000 SE117|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,196|| align=right|2,98|| align=right|3,783||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62302)||2000 SJ117|| align=right|15,6|| align=right|2,255|| align=right|0,070|| align=right|4,84|| align=right|3,386||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62303)||2000 SL117|| align=right|14,5|| align=right|3,196|| align=right|0,049|| align=right|5,37|| align=right|5,713||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62304)||2000 SM117|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,127|| align=right|3,39|| align=right|4,057||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62305)||2000 SP117|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,108|| align=right|4,52|| align=right|4,682||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62306)||2000 SS117|| align=right|14,9|| align=right|2,703|| align=right|0,037|| align=right|5,42|| align=right|4,443||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62307)||2000 SA118|| align=right|15,3|| align=right|2,756|| align=right|0,077|| align=right|5,71|| align=right|4,576||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62308)||2000 SH118|| align=right|14,4|| align=right|3,237|| align=right|0,071|| align=right|12,01|| align=right|5,822||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62309)||2000 SL118|| align=right|14,8|| align=right|2,440|| align=right|0,139|| align=right|6,24|| align=right|3,812||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62310)||2000 SP118|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,122|| align=right|3,36|| align=right|4,229||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62311)||2000 SF119|| align=right|14,8|| align=right|3,097|| align=right|0,119|| align=right|10,81|| align=right|5,450||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62312)||2000 SL119|| align=right|15,9|| align=right|2,468|| align=right|0,137|| align=right|5,59|| align=right|3,876||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62313)||2000 SM119|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,172|| align=right|12,87|| align=right|4,475||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62314)||2000 SU119|| align=right|14,2|| align=right|3,068|| align=right|0,038|| align=right|9,72|| align=right|5,374||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62315)||2000 SV119|| align=right|14,8|| align=right|2,733|| align=right|0,104|| align=right|5,61|| align=right|4,517||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62316)||2000 SO120|| align=right|14,9|| align=right|3,155|| align=right|0,133|| align=right|5,69|| align=right|5,602||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62317)||2000 SU121|| align=right|15,5|| align=right|2,734|| align=right|0,131|| align=right|5,43|| align=right|4,520||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62318)||2000 SZ121|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,055|| align=right|10,11|| align=right|4,323||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62319)||2000 SD122|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,217|| align=right|2,72|| align=right|3,583||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62320)||2000 SC123|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,125|| align=right|9,57|| align=right|4,511||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62321)||2000 SP123|| align=right|13,4|| align=right|2,583|| align=right|0,110|| align=right|16,13|| align=right|4,151||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62322)||2000 ST123|| align=right|15,9|| align=right|2,648|| align=right|0,142|| align=right|7,45|| align=right|4,308||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62323)||2000 SX123|| align=right|15,0|| align=right|2,768|| align=right|0,074|| align=right|5,76|| align=right|4,605||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62324)||2000 SY123|| align=right|14,3|| align=right|3,025|| align=right|0,080|| align=right|4,27|| align=right|5,261||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62325)||2000 SC124|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,053|| align=right|4,40|| align=right|4,387||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62326)||2000 SE124|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,167|| align=right|5,79|| align=right|4,076||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62327)||2000 SH124|| align=right|14,6|| align=right|3,133|| align=right|0,013|| align=right|11,92|| align=right|5,544||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62328)||2000 SM124|| align=right|15,8|| align=right|2,630|| align=right|0,102|| align=right|2,80|| align=right|4,265||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62329)||2000 SN124|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,184|| align=right|4,07|| align=right|4,166||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62330)||2000 SF125|| align=right|13,7|| align=right|3,192|| align=right|0,129|| align=right|6,71|| align=right|5,703||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62331)||2000 ST126|| align=right|15,2|| align=right|2,843|| align=right|0,021|| align=right|2,42|| align=right|4,792||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62332)||2000 SX126|| align=right|15,5|| align=right|2,459|| align=right|0,221|| align=right|12,06|| align=right|3,855||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62333)||2000 SE127|| align=right|15,1|| align=right|3,088|| align=right|0,078|| align=right|9,43|| align=right|5,424||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62334)||2000 SF127|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,201|| align=right|3,09|| align=right|3,643||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62335)||2000 SJ127|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,125|| align=right|2,39|| align=right|3,708||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62336)||2000 SM127|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,068|| align=right|11,59|| align=right|5,431||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62337)||2000 SW127|| align=right|15,5|| align=right|2,962|| align=right|0,085|| align=right|3,94|| align=right|5,097||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62338)||2000 SN128|| align=right|15,3|| align=right|2,626|| align=right|0,158|| align=right|10,23|| align=right|4,254||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62339)||2000 SX129|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,135|| align=right|12,19|| align=right|4,108||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62340)||2000 SO130|| align=right|15,2|| align=right|2,890|| align=right|0,040|| align=right|16,31|| align=right|4,911||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62341)||2000 SE131|| align=right|15,8|| align=right|2,627|| align=right|0,050|| align=right|11,54|| align=right|4,257||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62342)||2000 SD132|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,108|| align=right|13,40|| align=right|4,244||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62343)||2000 SQ132|| align=right|14,2|| align=right|2,584|| align=right|0,067|| align=right|21,53|| align=right|4,153||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62344)||2000 SA134|| align=right|15,1|| align=right|3,026|| align=right|0,062|| align=right|10,52|| align=right|5,262||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62345)||2000 SW134|| align=right|15,3|| align=right|3,036|| align=right|0,036|| align=right|8,53|| align=right|5,289||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62346)||2000 SN135|| align=right|15,5|| align=right|3,202|| align=right|0,038|| align=right|6,81|| align=right|5,729||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62347)||2000 SL138|| align=right|14,2|| align=right|3,036|| align=right|0,078|| align=right|11,39|| align=right|5,290||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62348)||2000 SB142|| align=right|13,9|| align=right|2,999|| align=right|0,104|| align=right|9,68|| align=right|5,192||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62349)||2000 SH142|| align=right|13,9|| align=right|2,972|| align=right|0,070|| align=right|9,20|| align=right|5,122||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62350)||2000 SA143|| align=right|16,0|| align=right|2,645|| align=right|0,051|| align=right|2,62|| align=right|4,301||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62351)||2000 SB143|| align=right|16,9|| align=right|2,221|| align=right|0,131|| align=right|2,09|| align=right|3,310||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62352)||2000 SG143|| align=right|14,1|| align=right|3,172|| align=right|0,092|| align=right|8,33|| align=right|5,650||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62353)||2000 SH143|| align=right|13,6|| align=right|3,165|| align=right|0,132|| align=right|21,83|| align=right|5,629||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62354)||2000 SQ143|| align=right|14,4|| align=right|2,973|| align=right|0,043|| align=right|8,88|| align=right|5,125||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62355)||2000 SX144|| align=right|15,7|| align=right|2,879|| align=right|0,218|| align=right|1,97|| align=right|4,885||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62356)||2000 SG146|| align=right|15,5|| align=right|2,790|| align=right|0,077|| align=right|2,43|| align=right|4,660||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62357)||2000 SP146|| align=right|15,7|| align=right|2,965|| align=right|0,128|| align=right|1,70|| align=right|5,105||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62358)||2000 SY147|| align=right|15,4|| align=right|2,814|| align=right|0,141|| align=right|3,84|| align=right|4,719||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62359)||2000 SB148|| align=right|15,7|| align=right|3,196|| align=right|0,171|| align=right|6,36|| align=right|5,712||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62360)||2000 SL148|| align=right|15,6|| align=right|2,436|| align=right|0,155|| align=right|5,84|| align=right|3,801||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62361)||2000 SX148|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,205|| align=right|1,22|| align=right|3,748||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62362)||2000 SZ148|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,176|| align=right|0,98|| align=right|3,750||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62363)||2000 SG149|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,092|| align=right|1,72|| align=right|5,103||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62364)||2000 SN149|| align=right|14,3|| align=right|3,152|| align=right|0,071|| align=right|10,81|| align=right|5,596||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62365)||2000 SY149|| align=right|15,4|| align=right|2,747|| align=right|0,190|| align=right|9,72|| align=right|4,552||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62366)||2000 SD150|| align=right|15,6|| align=right|2,560|| align=right|0,111|| align=right|8,37|| align=right|4,095||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62367)||2000 SF150|| align=right|15,3|| align=right|2,987|| align=right|0,072|| align=right|0,99|| align=right|5,161||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62368)||2000 SG150|| align=right|15,1|| align=right|3,008|| align=right|0,065|| align=right|8,68|| align=right|5,216||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62369)||2000 SK150|| align=right|15,3|| align=right|2,641|| align=right|0,028|| align=right|1,44|| align=right|4,291||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62370)||2000 SM150|| align=right|16,9|| align=right|2,357|| align=right|0,230|| align=right|4,00|| align=right|3,618||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62371)||2000 SR150|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,103|| align=right|8,17|| align=right|5,250||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62372)||2000 SX150|| align=right|14,8|| align=right|2,806|| align=right|0,068|| align=right|5,56|| align=right|4,699||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62373)||2000 SE151|| align=right|14,8|| align=right|3,082|| align=right|0,098|| align=right|2,16|| align=right|5,409||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62374)||2000 SW151|| align=right|15,0|| align=right|3,105|| align=right|0,030|| align=right|11,09|| align=right|5,471||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62375)||2000 SG152|| align=right|15,8|| align=right|2,355|| align=right|0,079|| align=right|2,26|| align=right|3,613||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62376)||2000 SU153|| align=right|14,6|| align=right|3,001|| align=right|0,113|| align=right|9,02|| align=right|5,197||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62377)||2000 SJ154|| align=right|14,5|| align=right|2,635|| align=right|0,121|| align=right|13,01|| align=right|4,276||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62378)||2000 SN154|| align=right|16,2|| align=right|2,388|| align=right|0,212|| align=right|1,92|| align=right|3,690||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62379)||2000 SA155|| align=right|14,6|| align=right|2,968|| align=right|0,094|| align=right|10,15|| align=right|5,113||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62380)||2000 SF155|| align=right|13,7|| align=right|3,071|| align=right|0,146|| align=right|22,48|| align=right|5,380||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62381)||2000 SO155|| align=right|13,8|| align=right|3,074|| align=right|0,085|| align=right|16,74|| align=right|5,388||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62382)||2000 SM156|| align=right|14,2|| align=right|2,986|| align=right|0,097|| align=right|10,89|| align=right|5,160||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62383)||2000 SS156|| align=right|14,7|| align=right|2,988|| align=right|0,092|| align=right|9,69|| align=right|5,164||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62384)||2000 SX156|| align=right|16,1|| align=right|3,065|| align=right|0,029|| align=right|19,82|| align=right|5,366||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62385)||2000 ST157|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,158|| align=right|15,51|| align=right|4,215||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62386)||2000 SR161|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,255|| align=right|15,62|| align=right|4,254||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62387)||2000 SQ162|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,139|| align=right|15,98|| align=right|4,200||MBA||22. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62388)||2000 SW162|| align=right|14,5|| align=right|2,597|| align=right|0,200|| align=right|7,64|| align=right|4,185||MBA||30. září 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(62389)||2000 SE165|| align=right|14,2|| align=right|2,705|| align=right|0,111|| align=right|12,32|| align=right|4,448||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62390)||2000 SA166|| align=right|13,9|| align=right|2,600|| align=right|0,057|| align=right|14,03|| align=right|4,192||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62391)||2000 SK167|| align=right|14,7|| align=right|3,100|| align=right|0,124|| align=right|8,24|| align=right|5,458||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62392)||2000 SW168|| align=right|15,0|| align=right|2,553|| align=right|0,163|| align=right|7,13|| align=right|4,079||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62393)||2000 SM169|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,102|| align=right|1,53|| align=right|4,535||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62394)||2000 SU169|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,081|| align=right|14,86|| align=right|4,201||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62395)||2000 SZ169|| align=right|15,6|| align=right|2,664|| align=right|0,048|| align=right|14,22|| align=right|4,347||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62396)||2000 SE170|| align=right|14,0|| align=right|2,654|| align=right|0,166|| align=right|12,04|| align=right|4,323||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62397)||2000 SM170|| align=right|13,8|| align=right|2,860|| align=right|0,100|| align=right|14,23|| align=right|4,836||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62398)||2000 SR170|| align=right|14,5|| align=right|2,995|| align=right|0,126|| align=right|9,50|| align=right|5,183||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62399)||2000 SV170|| align=right|15,8|| align=right|2,561|| align=right|0,088|| align=right|2,59|| align=right|4,097||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62400)||2000 SA171|| align=right|15,6|| align=right|2,594|| align=right|0,219|| align=right|6,64|| align=right|4,176||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62401)||2000 SD171|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,070|| align=right|2,70|| align=right|3,469||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62402)||2000 SM171|| align=right|15,3|| align=right|2,800|| align=right|0,159|| align=right|1,46|| align=right|4,683||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62403)||2000 SL172|| align=right|15,1|| align=right|3,163|| align=right|0,224|| align=right|6,53|| align=right|5,624||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62404)||2000 SQ173|| align=right|14,7|| align=right|2,596|| align=right|0,148|| align=right|14,11|| align=right|4,182||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62405)||2000 SR175|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,036|| align=right|8,55|| align=right|5,304||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62406)||2000 SN176|| align=right|14,1|| align=right|2,354|| align=right|0,073|| align=right|6,19|| align=right|3,610||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62407)||2000 SO176|| align=right|15,7|| align=right|2,313|| align=right|0,096|| align=right|4,87|| align=right|3,517||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62408)||2000 SU176|| align=right|13,1|| align=right|3,961|| align=right|0,220|| align=right|7,43|| align=right|7,882||HLD||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62409)||2000 SR177|| align=right|14,8|| align=right|2,981|| align=right|0,112|| align=right|10,08|| align=right|5,147||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62410)||2000 SN178|| align=right|14,5|| align=right|2,698|| align=right|0,155|| align=right|16,43|| align=right|4,430||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62411)||2000 SX178|| align=right|15,3|| align=right|2,348|| align=right|0,082|| align=right|6,85|| align=right|3,598||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62412)||2000 SY178|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,091|| align=right|4,77|| align=right|5,584||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62413)||2000 SE179|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,029|| align=right|14,19|| align=right|5,335||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62414)||2000 SV179|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,161|| align=right|6,12|| align=right|3,433||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62415)||2000 SA180|| align=right|13,8|| align=right|3,073|| align=right|0,137|| align=right|13,06|| align=right|5,386||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62416)||2000 SS180|| align=right|14,7|| align=right|2,735|| align=right|0,215|| align=right|8,98|| align=right|4,523||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62417)||2000 ST181|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,093|| align=right|16,86|| align=right|4,228||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62418)||2000 SR182|| align=right|14,3|| align=right|2,800|| align=right|0,164|| align=right|18,06|| align=right|4,684||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62419)||2000 SX183|| align=right|15,7|| align=right|2,902|| align=right|0,102|| align=right|1,60|| align=right|4,943||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62420)||2000 SH184|| align=right|16,2|| align=right|2,626|| align=right|0,088|| align=right|5,25|| align=right|4,256||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62421)||2000 SJ184|| align=right|15,2|| align=right|2,967|| align=right|0,038|| align=right|12,19|| align=right|5,110||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62422)||2000 SK184|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,112|| align=right|7,52|| align=right|3,591||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62423)||2000 SM184|| align=right|14,8|| align=right|2,963|| align=right|0,042|| align=right|9,62|| align=right|5,100||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62424)||2000 SX184|| align=right|14,2|| align=right|2,875|| align=right|0,006|| align=right|12,68|| align=right|4,874||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62425)||2000 SM186|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,102|| align=right|12,24|| align=right|5,176||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62426)||2000 SX186|| align=right|11,9|| align=right|5,225|| align=right|0,078|| align=right|31,22|| align=right|11,95||JUT||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62427)||2000 SH187|| align=right|14,9|| align=right|2,743|| align=right|0,098|| align=right|6,32|| align=right|4,542||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62428)||2000 SM187|| align=right|16,2|| align=right|2,545|| align=right|0,115|| align=right|2,42|| align=right|4,059||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62429)||2000 SQ187|| align=right|14,9|| align=right|2,556|| align=right|0,266|| align=right|13,52|| align=right|4,086||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62430)||2000 SV187|| align=right|13,9|| align=right|3,204|| align=right|0,127|| align=right|11,23|| align=right|5,735||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62431)||2000 SG188|| align=right|15,2|| align=right|3,034|| align=right|0,066|| align=right|1,00|| align=right|5,283||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62432)||2000 SH188|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,189|| align=right|0,98|| align=right|5,712||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62433)||2000 SO188|| align=right|16,3|| align=right|2,437|| align=right|0,186|| align=right|3,40|| align=right|3,803||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62434)||2000 SW189|| align=right|13,9|| align=right|3,103|| align=right|0,111|| align=right|11,23|| align=right|5,466||MBA||22. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62435)||2000 SN190|| align=right|15,1|| align=right|2,707|| align=right|0,071|| align=right|8,35|| align=right|4,453||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62436)||2000 SR192|| align=right|14,7|| align=right|2,985|| align=right|0,074|| align=right|11,37|| align=right|5,157||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62437)||2000 SY198|| align=right|16,3|| align=right|2,612|| align=right|0,043|| align=right|0,97|| align=right|4,221||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62438)||2000 SF199|| align=right|15,7|| align=right|2,964|| align=right|0,100|| align=right|2,81|| align=right|5,103||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62439)||2000 SK200|| align=right|15,7|| align=right|2,788|| align=right|0,017|| align=right|2,79|| align=right|4,656||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62440)||2000 SR201|| align=right|16,1|| align=right|2,729|| align=right|0,054|| align=right|3,40|| align=right|4,508||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62441)||2000 SX202|| align=right|15,5|| align=right|2,913|| align=right|0,031|| align=right|2,75|| align=right|4,970||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62442)||2000 SA204|| align=right|15,6|| align=right|3,008|| align=right|0,042|| align=right|1,74|| align=right|5,216||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62443)||2000 SN204|| align=right|16,5|| align=right|2,398|| align=right|0,197|| align=right|2,52|| align=right|3,712||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62444)||2000 SO206|| align=right|15,8|| align=right|2,726|| align=right|0,166|| align=right|3,43|| align=right|4,500||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62445)||2000 SF207|| align=right|16,1|| align=right|2,449|| align=right|0,138|| align=right|7,00|| align=right|3,832||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62446)||2000 SH207|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,079|| align=right|2,63|| align=right|4,631||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62447)||2000 SR207|| align=right|16,5|| align=right|2,195|| align=right|0,138|| align=right|4,42|| align=right|3,250||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62448)||2000 SC208|| align=right|15,7|| align=right|2,564|| align=right|0,177|| align=right|7,99|| align=right|4,105||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62449)||2000 SD208|| align=right|15,6|| align=right|2,762|| align=right|0,162|| align=right|3,96|| align=right|4,590||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62450)||2000 SE208|| align=right|14,6|| align=right|2,977|| align=right|0,069|| align=right|2,65|| align=right|5,136||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62451)||2000 SN208|| align=right|15,7|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|5,73|| align=right|4,204||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62452)||2000 SO209|| align=right|14,6|| align=right|2,777|| align=right|0,052|| align=right|6,78|| align=right|4,626||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62453)||2000 SP209|| align=right|15,6|| align=right|2,912|| align=right|0,150|| align=right|6,79|| align=right|4,968||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62454)||2000 SQ209|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,094|| align=right|10,86|| align=right|5,354||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62455)||2000 SK210|| align=right|16,6|| align=right|2,281|| align=right|0,259|| align=right|9,25|| align=right|3,444||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62456)||2000 SL210|| align=right|14,1|| align=right|3,066|| align=right|0,037|| align=right|11,60|| align=right|5,368||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62457)||2000 SO210|| align=right|15,3|| align=right|2,312|| align=right|0,169|| align=right|7,69|| align=right|3,515||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62458)||2000 SP211|| align=right|15,1|| align=right|2,627|| align=right|0,192|| align=right|12,39|| align=right|4,257||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62459)||2000 SX211|| align=right|15,6|| align=right|2,792|| align=right|0,238|| align=right|8,74|| align=right|4,664||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62460)||2000 SY211|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,173|| align=right|10,17|| align=right|4,011||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62461)||2000 SH212|| align=right|14,6|| align=right|2,803|| align=right|0,096|| align=right|10,53|| align=right|4,692||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62462)||2000 SO212|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,155|| align=right|8,87|| align=right|4,202||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62463)||2000 SS212|| align=right|14,5|| align=right|2,788|| align=right|0,291|| align=right|11,52|| align=right|4,654||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62464)||2000 SF213|| align=right|14,7|| align=right|2,740|| align=right|0,055|| align=right|8,72|| align=right|4,535||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62465)||2000 SJ213|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,062|| align=right|11,73|| align=right|5,415||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62466)||2000 SR213|| align=right|14,4|| align=right|3,140|| align=right|0,145|| align=right|9,76|| align=right|5,563||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62467)||2000 SW213|| align=right|14,3|| align=right|3,159|| align=right|0,085|| align=right|10,23|| align=right|5,614||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62468)||2000 SA214|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,060|| align=right|18,17|| align=right|4,079||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62469)||2000 SD215|| align=right|16,0|| align=right|2,721|| align=right|0,024|| align=right|1,31|| align=right|4,487||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62470)||2000 SH216|| align=right|13,9|| align=right|3,185|| align=right|0,205|| align=right|16,87|| align=right|5,682||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62471)||2000 SP216|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,198|| align=right|6,22|| align=right|3,431||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62472)||2000 SO217|| align=right|14,8|| align=right|2,773|| align=right|0,155|| align=right|8,94|| align=right|4,616||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62473)||2000 SZ217|| align=right|14,5|| align=right|2,990|| align=right|0,085|| align=right|11,23|| align=right|5,170||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62474)||2000 SP218|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,197|| align=right|9,27|| align=right|4,685||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62475)||2000 SB219|| align=right|13,8|| align=right|3,119|| align=right|0,089|| align=right|22,34|| align=right|5,507||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62476)||2000 SH219|| align=right|14,0|| align=right|2,858|| align=right|0,050|| align=right|12,84|| align=right|4,832||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62477)||2000 SJ219|| align=right|15,2|| align=right|2,791|| align=right|0,082|| align=right|10,22|| align=right|4,663||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62478)||2000 SK219|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,102|| align=right|9,58|| align=right|4,194||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62479)||2000 SD220|| align=right|14,0|| align=right|3,002|| align=right|0,140|| align=right|10,74|| align=right|5,200||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62480)||2000 SU220|| align=right|15,1|| align=right|3,138|| align=right|0,235|| align=right|11,53|| align=right|5,558||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62481)||2000 SC221|| align=right|13,9|| align=right|3,221|| align=right|0,062|| align=right|22,73|| align=right|5,781||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62482)||2000 SE221|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,128|| align=right|10,58|| align=right|4,543||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62483)||2000 SG221|| align=right|13,6|| align=right|3,412|| align=right|0,130|| align=right|11,01|| align=right|6,303||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62484)||2000 SN221|| align=right|14,8|| align=right|2,780|| align=right|0,153|| align=right|10,50|| align=right|4,635||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62485)||2000 SX221|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,134|| align=right|13,26|| align=right|4,636||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62486)||2000 SC222|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,111|| align=right|10,65|| align=right|4,334||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62487)||2000 SP222|| align=right|16,3|| align=right|2,780|| align=right|0,175|| align=right|9,79|| align=right|4,635||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62488)||2000 SN223|| align=right|16,4|| align=right|2,794|| align=right|0,078|| align=right|4,17|| align=right|4,668||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62489)||2000 SS223|| align=right|14,9|| align=right|3,955|| align=right|0,202|| align=right|3,07|| align=right|7,866||HLD||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62490)||2000 SL224|| align=right|15,5|| align=right|3,065|| align=right|0,164|| align=right|2,13|| align=right|5,365||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62491)||2000 SN224|| align=right|15,0|| align=right|2,551|| align=right|0,149|| align=right|8,41|| align=right|4,073||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62492)||2000 ST224|| align=right|14,4|| align=right|3,015|| align=right|0,081|| align=right|6,61|| align=right|5,233||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62493)||2000 SK225|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,066|| align=right|2,80|| align=right|4,527||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62494)||2000 SP225|| align=right|14,5|| align=right|3,063|| align=right|0,046|| align=right|8,31|| align=right|5,360||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62495)||2000 SQ226|| align=right|15,9|| align=right|2,306|| align=right|0,156|| align=right|6,90|| align=right|3,502||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62496)||2000 SA227|| align=right|15,1|| align=right|2,597|| align=right|0,185|| align=right|13,23|| align=right|4,185||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62497)||2000 SJ228|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,199|| align=right|3,83|| align=right|3,686||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62498)||2000 SL228|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,061|| align=right|3,33|| align=right|4,703||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62499)||2000 SK229|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,108|| align=right|5,75|| align=right|3,583||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62500)||2000 SL229|| align=right|14,8|| align=right|2,670|| align=right|0,108|| align=right|4,09|| align=right|4,362||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62501)||2000 SP229|| align=right|15,7|| align=right|2,766|| align=right|0,046|| align=right|0,85|| align=right|4,599||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62502)||2000 SZ229|| align=right|15,9|| align=right|2,992|| align=right|0,143|| align=right|2,15|| align=right|5,174||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62503) Tomcave||2000 SL233|| align=right|15,8|| align=right|2,708|| align=right|0,166|| align=right|14,21|| align=right|4,455||MBA||30. září 2000||Anza||M. Collins; M. White
|-
|(62504)||2000 SZ233|| align=right|14,5|| align=right|3,115|| align=right|0,112|| align=right|15,73|| align=right|5,496||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62505)||2000 SF234|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,072|| align=right|9,37|| align=right|4,514||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62506)||2000 SJ234|| align=right|14,2|| align=right|3,056|| align=right|0,127|| align=right|11,98|| align=right|5,343||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62507)||2000 SL235|| align=right|15,8|| align=right|2,892|| align=right|0,060|| align=right|1,97|| align=right|4,918||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62508)||2000 SV235|| align=right|14,1|| align=right|3,001|| align=right|0,068|| align=right|10,52|| align=right|5,197||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62509)||2000 SH237|| align=right|16,9|| align=right|2,610|| align=right|0,123|| align=right|0,65|| align=right|4,216||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62510)||2000 SW237|| align=right|13,8|| align=right|3,046|| align=right|0,043|| align=right|13,23|| align=right|5,315||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62511)||2000 SU239|| align=right|16,9|| align=right|2,525|| align=right|0,100|| align=right|5,61|| align=right|4,012||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62512)||2000 SF241|| align=right|14,9|| align=right|3,166|| align=right|0,068|| align=right|8,82|| align=right|5,632||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62513)||2000 SL241|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,283|| align=right|5,37|| align=right|3,756||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62514)||2000 SX241|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,089|| align=right|6,95|| align=right|3,732||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62515)||2000 SX242|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,166|| align=right|5,01|| align=right|4,114||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62516)||2000 SN243|| align=right|15,8|| align=right|2,786|| align=right|0,106|| align=right|4,31|| align=right|4,650||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62517)||2000 SY244|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,098|| align=right|3,15|| align=right|4,213||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62518)||2000 SM245|| align=right|14,9|| align=right|2,754|| align=right|0,080|| align=right|9,17|| align=right|4,570||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62519)||2000 SX246|| align=right|16,7|| align=right|2,330|| align=right|0,203|| align=right|3,08|| align=right|3,556||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62520)||2000 SV247|| align=right|16,1|| align=right|2,754|| align=right|0,094|| align=right|1,57|| align=right|4,569||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62521)||2000 SW247|| align=right|16,6|| align=right|2,271|| align=right|0,082|| align=right|6,14|| align=right|3,422||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62522)||2000 SL248|| align=right|16,3|| align=right|2,536|| align=right|0,089|| align=right|4,84|| align=right|4,039||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62523)||2000 SW249|| align=right|15,8|| align=right|2,698|| align=right|0,067|| align=right|4,29|| align=right|4,432||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62524)||2000 SL250|| align=right|14,8|| align=right|3,093|| align=right|0,037|| align=right|10,50|| align=right|5,440||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62525)||2000 SD251|| align=right|15,5|| align=right|2,714|| align=right|0,089|| align=right|6,21|| align=right|4,472||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62526)||2000 SS251|| align=right|14,7|| align=right|2,971|| align=right|0,051|| align=right|11,17|| align=right|5,121||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62527)||2000 SV251|| align=right|15,5|| align=right|2,776|| align=right|0,038|| align=right|5,05|| align=right|4,625||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62528)||2000 SG252|| align=right|14,8|| align=right|3,044|| align=right|0,106|| align=right|11,48|| align=right|5,310||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62529)||2000 SA253|| align=right|16,2|| align=right|2,384|| align=right|0,151|| align=right|3,41|| align=right|3,681||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62530)||2000 SU253|| align=right|16,5|| align=right|2,713|| align=right|0,047|| align=right|4,79|| align=right|4,467||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62531)||2000 SH254|| align=right|15,3|| align=right|2,551|| align=right|0,187|| align=right|4,93|| align=right|4,074||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62532)||2000 ST254|| align=right|15,2|| align=right|2,803|| align=right|0,026|| align=right|3,57|| align=right|4,691||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62533)||2000 SN255|| align=right|17,0|| align=right|2,526|| align=right|0,094|| align=right|2,10|| align=right|4,013||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62534)||2000 SR255|| align=right|15,1|| align=right|2,904|| align=right|0,098|| align=right|3,45|| align=right|4,948||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62535)||2000 SU257|| align=right|14,4|| align=right|2,968|| align=right|0,085|| align=right|10,65|| align=right|5,112||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62536)||2000 SZ257|| align=right|15,7|| align=right|2,879|| align=right|0,111|| align=right|1,72|| align=right|4,884||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62537)||2000 SG258|| align=right|15,3|| align=right|2,782|| align=right|0,087|| align=right|4,91|| align=right|4,638||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62538)||2000 SS258|| align=right|15,5|| align=right|2,848|| align=right|0,050|| align=right|7,23|| align=right|4,807||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62539)||2000 SR259|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,031|| align=right|10,87|| align=right|5,177||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62540)||2000 SX259|| align=right|15,1|| align=right|3,141|| align=right|0,096|| align=right|16,61|| align=right|5,567||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62541)||2000 SY259|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,102|| align=right|12,71|| align=right|4,132||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62542)||2000 SO260|| align=right|14,5|| align=right|2,540|| align=right|0,164|| align=right|9,60|| align=right|4,047||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62543)||2000 SW260|| align=right|15,4|| align=right|2,782|| align=right|0,114|| align=right|10,20|| align=right|4,639||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62544)||2000 SD261|| align=right|15,2|| align=right|3,035|| align=right|0,067|| align=right|9,74|| align=right|5,287||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62545)||2000 ST261|| align=right|15,5|| align=right|2,589|| align=right|0,122|| align=right|9,67|| align=right|4,166||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62546)||2000 SV261|| align=right|16,7|| align=right|2,329|| align=right|0,076|| align=right|5,85|| align=right|3,554||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62547)||2000 SW261|| align=right|15,7|| align=right|2,720|| align=right|0,049|| align=right|11,74|| align=right|4,485||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62548)||2000 SB262|| align=right|17,2|| align=right|2,441|| align=right|0,186|| align=right|0,70|| align=right|3,812||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62549)||2000 SZ262|| align=right|15,8|| align=right|2,568|| align=right|0,191|| align=right|15,36|| align=right|4,113||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62550)||2000 SM263|| align=right|16,1|| align=right|2,568|| align=right|0,133|| align=right|4,09|| align=right|4,113||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62551)||2000 SP263|| align=right|14,7|| align=right|3,168|| align=right|0,151|| align=right|14,23|| align=right|5,637||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62552)||2000 SL264|| align=right|15,0|| align=right|2,900|| align=right|0,083|| align=right|2,79|| align=right|4,938||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62553)||2000 SQ264|| align=right|16,5|| align=right|2,421|| align=right|0,189|| align=right|3,06|| align=right|3,766||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62554)||2000 SR264|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,108|| align=right|3,85|| align=right|5,406||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62555)||2000 SE265|| align=right|15,8|| align=right|2,696|| align=right|0,137|| align=right|4,71|| align=right|4,425||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62556)||2000 SB266|| align=right|16,4|| align=right|2,683|| align=right|0,056|| align=right|10,80|| align=right|4,394||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62557)||2000 SP267|| align=right|16,4|| align=right|2,741|| align=right|0,091|| align=right|6,19|| align=right|4,537||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62558)||2000 SD268|| align=right|17,6|| align=right|2,378|| align=right|0,160|| align=right|3,54|| align=right|3,665||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62559)||2000 SP268|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,147|| align=right|2,26|| align=right|3,683||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62560)||2000 SZ268|| align=right|15,0|| align=right|2,735|| align=right|0,105|| align=right|7,55|| align=right|4,522||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62561)||2000 SF269|| align=right|14,7|| align=right|2,374|| align=right|0,164|| align=right|4,02|| align=right|3,658||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62562)||2000 SR269|| align=right|15,9|| align=right|2,583|| align=right|0,253|| align=right|4,00|| align=right|4,151||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62563)||2000 SS270|| align=right|15,7|| align=right|2,766|| align=right|0,149|| align=right|5,07|| align=right|4,600||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62564)||2000 SJ271|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,208|| align=right|5,73|| align=right|4,187||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62565)||2000 SU272|| align=right|15,5|| align=right|2,782|| align=right|0,090|| align=right|1,50|| align=right|4,640||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62566)||2000 SA274|| align=right|15,1|| align=right|2,983|| align=right|0,088|| align=right|10,34|| align=right|5,150||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62567)||2000 SJ274|| align=right|15,6|| align=right|2,667|| align=right|0,156|| align=right|14,04|| align=right|4,354||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62568)||2000 SM274|| align=right|15,9|| align=right|2,740|| align=right|0,101|| align=right|2,21|| align=right|4,536||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62569)||2000 SR274|| align=right|15,3|| align=right|2,720|| align=right|0,081|| align=right|5,80|| align=right|4,486||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62570)||2000 SX274|| align=right|16,1|| align=right|2,644|| align=right|0,129|| align=right|4,89|| align=right|4,297||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62571)||2000 SY274|| align=right|15,2|| align=right|2,741|| align=right|0,101|| align=right|4,77|| align=right|4,536||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62572)||2000 SC276|| align=right|16,8|| align=right|2,242|| align=right|0,137|| align=right|5,66|| align=right|3,355||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62573)||2000 SR276|| align=right|14,6|| align=right|2,993|| align=right|0,073|| align=right|9,31|| align=right|5,176||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62574)||2000 SF277|| align=right|15,4|| align=right|2,754|| align=right|0,171|| align=right|13,58|| align=right|4,570||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62575)||2000 SL278|| align=right|14,3|| align=right|2,681|| align=right|0,167|| align=right|12,00|| align=right|4,390||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62576)||2000 ST278|| align=right|14,4|| align=right|2,989|| align=right|0,047|| align=right|10,66|| align=right|5,167||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62577)||2000 SU279|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,177|| align=right|11,29|| align=right|4,267||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62578)||2000 SA280|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,206|| align=right|16,03|| align=right|4,182||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62579)||2000 SA281|| align=right|15,0|| align=right|2,555|| align=right|0,184|| align=right|13,76|| align=right|4,083||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62580)||2000 SD281|| align=right|14,2|| align=right|2,991|| align=right|0,107|| align=right|8,96|| align=right|5,171||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62581)||2000 SL282|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,036|| align=right|7,98|| align=right|4,512||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62582)||2000 SO289|| align=right|15,1|| align=right|2,797|| align=right|0,037|| align=right|8,73|| align=right|4,678||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62583)||2000 SJ293|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,162|| align=right|15,04|| align=right|5,612||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62584)||2000 SP293|| align=right|13,9|| align=right|3,121|| align=right|0,054|| align=right|22,37|| align=right|5,513||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62585)||2000 SR293|| align=right|13,9|| align=right|3,156|| align=right|0,033|| align=right|10,34|| align=right|5,605||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62586)||2000 SN297|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,101|| align=right|10,24|| align=right|5,353||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62587)||2000 ST299|| align=right|14,8|| align=right|3,174|| align=right|0,045|| align=right|8,62|| align=right|5,654||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62588)||2000 SE301|| align=right|15,2|| align=right|3,138|| align=right|0,095|| align=right|4,29|| align=right|5,558||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62589)||2000 SA302|| align=right|15,5|| align=right|2,974|| align=right|0,006|| align=right|8,98|| align=right|5,128||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62590)||2000 SB303|| align=right|15,5|| align=right|3,072|| align=right|0,128|| align=right|9,68|| align=right|5,382||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62591)||2000 ST303|| align=right|15,7|| align=right|2,679|| align=right|0,129|| align=right|15,16|| align=right|4,383||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62592)||2000 SA304|| align=right|15,6|| align=right|2,605|| align=right|0,175|| align=right|12,68|| align=right|4,203||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62593)||2000 SD305|| align=right|14,8|| align=right|3,164|| align=right|0,140|| align=right|7,30|| align=right|5,627||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62594)||2000 SX305|| align=right|14,5|| align=right|2,998|| align=right|0,057|| align=right|9,99|| align=right|5,191||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62595)||2000 SW306|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,117|| align=right|13,66|| align=right|4,306||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62596)||2000 SL309|| align=right|14,2|| align=right|2,590|| align=right|0,132|| align=right|14,00|| align=right|4,168||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62597)||2000 SB311|| align=right|15,5|| align=right|3,146|| align=right|0,183|| align=right|16,78|| align=right|5,580||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62598)||2000 SW313|| align=right|14,4|| align=right|2,599|| align=right|0,178|| align=right|12,94|| align=right|4,190||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62599)||2000 SA318|| align=right|16,4|| align=right|2,333|| align=right|0,164|| align=right|5,18|| align=right|3,562||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62600)||2000 SG318|| align=right|15,3|| align=right|2,628|| align=right|0,131|| align=right|15,79|| align=right|4,260||MBA||29. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62601)||2000 SH318|| align=right|14,5|| align=right|2,643|| align=right|0,084|| align=right|14,83|| align=right|4,297||MBA||29. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62602)||2000 SJ318|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,187|| align=right|10,51|| align=right|3,799||MBA||29. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62603)||2000 SD320|| align=right|15,1|| align=right|2,699|| align=right|0,115|| align=right|2,01|| align=right|4,434||MBA||28. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62604)||2000 SU320|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,095|| align=right|9,25|| align=right|5,627||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62605)||2000 SV320|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,086|| align=right|9,55|| align=right|5,312||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62606)||2000 SK325|| align=right|15,3|| align=right|3,191|| align=right|0,141|| align=right|12,73|| align=right|5,701||MBA||29. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62607)||2000 SZ330|| align=right|14,9|| align=right|3,053|| align=right|0,050|| align=right|3,84|| align=right|5,334||MBA||27. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62608)||2000 SD332|| align=right|15,0|| align=right|3,229|| align=right|0,115|| align=right|2,16|| align=right|5,802||MBA||23. září 2000||Mauna Kea||B. Gladman
|-
|(62609)||2000 SF333|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,021|| align=right|5,14|| align=right|4,626||MBA||26. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62610)||2000 SV333|| align=right|14,0|| align=right|2,970|| align=right|0,057|| align=right|10,81|| align=right|5,118||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62611)||2000 SX334|| align=right|14,7|| align=right|3,040|| align=right|0,067|| align=right|9,44|| align=right|5,299||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62612)||2000 SQ335|| align=right|14,9|| align=right|3,107|| align=right|0,026|| align=right|9,08|| align=right|5,475||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62613)||2000 SF336|| align=right|14,6|| align=right|3,115|| align=right|0,034|| align=right|10,83|| align=right|5,496||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62614)||2000 SS339|| align=right|15,5|| align=right|2,743|| align=right|0,226|| align=right|9,10|| align=right|4,542||MBA||25. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62615)||2000 SA340|| align=right|14,8|| align=right|2,737|| align=right|0,165|| align=right|8,95|| align=right|4,529||MBA||25. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62616)||2000 SF343|| align=right|15,5|| align=right|2,887|| align=right|0,006|| align=right|3,24|| align=right|4,905||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62617)||2000 SW344|| align=right|15,4|| align=right|2,620|| align=right|0,053|| align=right|16,13|| align=right|4,240||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62618)||2000 SD348|| align=right|14,0|| align=right|2,990|| align=right|0,088|| align=right|14,49|| align=right|5,168||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62619)||2000 SE348|| align=right|14,4|| align=right|2,668|| align=right|0,157|| align=right|13,85|| align=right|4,358||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62620)||2000 SA350|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,141|| align=right|17,13|| align=right|5,414||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62621)||2000 SC350|| align=right|14,1|| align=right|2,903|| align=right|0,041|| align=right|14,78|| align=right|4,945||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62622)||2000 SQ350|| align=right|14,9|| align=right|2,639|| align=right|0,201|| align=right|15,10|| align=right|4,288||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62623)||2000 SS350|| align=right|14,8|| align=right|2,669|| align=right|0,195|| align=right|12,79|| align=right|4,360||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62624)||2000 SX350|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,153|| align=right|15,94|| align=right|4,232||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62625)||2000 SG351|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,148|| align=right|14,39|| align=right|4,075||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62626)||2000 SK351|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,207|| align=right|12,20|| align=right|4,211||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62627)||2000 SH352|| align=right|15,0|| align=right|2,573|| align=right|0,029|| align=right|10,25|| align=right|4,127||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62628)||2000 SL352|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,239|| align=right|13,39|| align=right|4,270||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62629)||2000 SO354|| align=right|14,3|| align=right|3,229|| align=right|0,074|| align=right|17,96|| align=right|5,800||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62630)||2000 SZ354|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,081|| align=right|11,79|| align=right|5,392||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62631)||2000 SM355|| align=right|15,6|| align=right|2,734|| align=right|0,197|| align=right|10,41|| align=right|4,519||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62632)||2000 SB356|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,179|| align=right|10,48|| align=right|4,545||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62633)||2000 SC356|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,106|| align=right|17,63|| align=right|5,509||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62634)||2000 SL356|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,155|| align=right|13,49|| align=right|4,525||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62635)||2000 SO356|| align=right|16,1|| align=right|3,136|| align=right|0,192|| align=right|16,90|| align=right|5,553||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62636)||2000 SX356|| align=right|15,9|| align=right|2,347|| align=right|0,141|| align=right|7,93|| align=right|3,595||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62637)||2000 SZ356|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,164|| align=right|5,99|| align=right|3,619||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62638)||2000 SJ357|| align=right|14,7|| align=right|2,621|| align=right|0,088|| align=right|15,53|| align=right|4,244||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62639)||2000 SS357|| align=right|14,7|| align=right|2,607|| align=right|0,073|| align=right|14,56|| align=right|4,210||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62640)||2000 SR358|| align=right|14,0|| align=right|2,846|| align=right|0,011|| align=right|15,60|| align=right|4,800||MBA||24. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62641)||2000 SZ358|| align=right|14,5|| align=right|2,984|| align=right|0,102|| align=right|12,05|| align=right|5,154||MBA||25. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62642)||2000 SN359|| align=right|14,2|| align=right|3,090|| align=right|0,069|| align=right|10,27|| align=right|5,430||MBA||26. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62643)||2000 SH360|| align=right|13,8|| align=right|3,101|| align=right|0,114|| align=right|17,25|| align=right|5,459||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62644)||2000 SP360|| align=right|14,8|| align=right|3,050|| align=right|0,102|| align=right|14,99|| align=right|5,326||MBA||26. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62645)||2000 SW360|| align=right|16,3|| align=right|2,797|| align=right|0,082|| align=right|3,67|| align=right|4,678||MBA||22. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62646)||2000 SO361|| align=right|15,4|| align=right|2,601|| align=right|0,203|| align=right|14,50|| align=right|4,193||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62647)||2000 SY362|| align=right|15,1|| align=right|2,891|| align=right|0,023|| align=right|6,83|| align=right|4,914||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62648)||2000 SC363|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,148|| align=right|15,20|| align=right|4,097||MBA||19. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62649)||2000 SS363|| align=right|15,4|| align=right|2,764|| align=right|0,078|| align=right|6,95|| align=right|4,595||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62650)||2000 SV363|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,050|| align=right|11,97|| align=right|3,796||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62651)||2000 SB364|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,085|| align=right|10,73|| align=right|5,093||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62652)||2000 SC364|| align=right|15,1|| align=right|2,435|| align=right|0,122|| align=right|7,12|| align=right|3,800||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62653)||2000 SP364|| align=right|14,9|| align=right|2,739|| align=right|0,057|| align=right|12,62|| align=right|4,532||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62654)||2000 SX364|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,177|| align=right|2,73|| align=right|3,785||MBA||21. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62655)||2000 SY364|| align=right|15,9|| align=right|2,774|| align=right|0,040|| align=right|3,06|| align=right|4,620||MBA||21. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62656)||2000 SJ365|| align=right|15,5|| align=right|2,847|| align=right|0,022|| align=right|3,25|| align=right|4,804||MBA||21. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62657)||2000 SK365|| align=right|15,1|| align=right|3,144|| align=right|0,116|| align=right|6,53|| align=right|5,573||MBA||21. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62658)||2000 SN365|| align=right|15,1|| align=right|3,161|| align=right|0,073|| align=right|9,61|| align=right|5,620||MBA||21. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62659)||2000 SU365|| align=right|15,9|| align=right|2,973|| align=right|0,097|| align=right|2,82|| align=right|5,125||MBA||22. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62660)||2000 SV365|| align=right|16,8|| align=right|2,345|| align=right|0,115|| align=right|6,45|| align=right|3,590||MBA||22. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62661)||2000 SK366|| align=right|16,3|| align=right|2,454|| align=right|0,265|| align=right|8,01|| align=right|3,845||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62662)||2000 SN366|| align=right|15,1|| align=right|2,937|| align=right|0,094|| align=right|12,88|| align=right|5,032||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62663)||2000 SY366|| align=right|15,0|| align=right|2,389|| align=right|0,067|| align=right|8,18|| align=right|3,693||MBA||23. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62664)||2000 SP367|| align=right|15,0|| align=right|2,765|| align=right|0,052|| align=right|5,03|| align=right|4,596||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62665)||2000 SU370|| align=right|13,8|| align=right|3,114|| align=right|0,196|| align=right|18,97|| align=right|5,494||MBA||28. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62666)||2000 TA|| align=right|13,9|| align=right|3,125|| align=right|0,178|| align=right|9,39|| align=right|5,523||MBA||1. října 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(62667)||2000 TC|| align=right|13,8|| align=right|2,631|| align=right|0,176|| align=right|11,37|| align=right|4,268||MBA||1. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(62668)||2000 TR2|| align=right|15,0|| align=right|3,160|| align=right|0,090|| align=right|8,69|| align=right|5,615||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62669)||2000 TT2|| align=right|15,7|| align=right|2,886|| align=right|0,070|| align=right|1,63|| align=right|4,901||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62670)||2000 TK8|| align=right|16,5|| align=right|2,762|| align=right|0,097|| align=right|5,06|| align=right|4,589||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62671)||2000 TE10|| align=right|15,5|| align=right|3,083|| align=right|0,063|| align=right|1,88|| align=right|5,412||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62672)||2000 TY10|| align=right|13,8|| align=right|3,096|| align=right|0,054|| align=right|10,57|| align=right|5,447||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62673)||2000 TZ10|| align=right|15,9|| align=right|2,834|| align=right|0,065|| align=right|2,03|| align=right|4,771||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62674)||2000 TL11|| align=right|15,5|| align=right|2,868|| align=right|0,044|| align=right|2,38|| align=right|4,856||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62675)||2000 TL12|| align=right|15,0|| align=right|3,002|| align=right|0,028|| align=right|9,15|| align=right|5,200||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62676)||2000 TQ13|| align=right|15,1|| align=right|2,950|| align=right|0,067|| align=right|10,75|| align=right|5,067||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62677)||2000 TE14|| align=right|15,7|| align=right|3,145|| align=right|0,180|| align=right|3,16|| align=right|5,576||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62678)||2000 TD15|| align=right|16,0|| align=right|2,847|| align=right|0,115|| align=right|1,88|| align=right|4,802||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62679)||2000 TK15|| align=right|15,2|| align=right|3,236|| align=right|0,049|| align=right|4,93|| align=right|5,821||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62680)||2000 TV15|| align=right|15,1|| align=right|3,130|| align=right|0,028|| align=right|9,59|| align=right|5,537||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62681)||2000 TJ17|| align=right|15,5|| align=right|2,901|| align=right|0,074|| align=right|2,12|| align=right|4,941||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62682)||2000 TP17|| align=right|16,3|| align=right|2,790|| align=right|0,084|| align=right|4,96|| align=right|4,660||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62683)||2000 TG19|| align=right|15,1|| align=right|2,560|| align=right|0,181|| align=right|10,56|| align=right|4,095||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62684)||2000 TJ19|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,158|| align=right|11,19|| align=right|4,819||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62685)||2000 TR19|| align=right|15,7|| align=right|2,295|| align=right|0,238|| align=right|5,63|| align=right|3,475||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62686)||2000 TD20|| align=right|14,0|| align=right|2,713|| align=right|0,139|| align=right|10,07|| align=right|4,468||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62687)||2000 TB21|| align=right|14,7|| align=right|3,052|| align=right|0,026|| align=right|10,89|| align=right|5,331||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62688)||2000 TQ21|| align=right|14,1|| align=right|3,093|| align=right|0,059|| align=right|11,95|| align=right|5,440||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62689)||2000 TV22|| align=right|14,7|| align=right|3,102|| align=right|0,091|| align=right|8,33|| align=right|5,461||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62690)||2000 TS23|| align=right|16,3|| align=right|2,982|| align=right|0,030|| align=right|2,04|| align=right|5,148||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62691)||2000 TA24|| align=right|15,1|| align=right|2,675|| align=right|0,237|| align=right|4,74|| align=right|4,374||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62692)||2000 TE24|| align=right|13,3|| align=right|5,182|| align=right|0,054|| align=right|19,17|| align=right|11,80||JUT||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62693)||2000 TM24|| align=right|16,2|| align=right|2,666|| align=right|0,011|| align=right|6,07|| align=right|4,353||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62694)||2000 TV24|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,049|| align=right|21,50|| align=right|4,298||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62695)||2000 TW24|| align=right|15,4|| align=right|2,917|| align=right|0,072|| align=right|4,38|| align=right|4,981||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62696)||2000 TT25|| align=right|15,2|| align=right|3,101|| align=right|0,166|| align=right|0,31|| align=right|5,460||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62697)||2000 TV25|| align=right|16,4|| align=right|3,052|| align=right|0,107|| align=right|1,09|| align=right|5,331||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62698)||2000 TO28|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,004|| align=right|9,91|| align=right|5,102||MBA||4. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62699)||2000 TQ28|| align=right|15,7|| align=right|2,535|| align=right|0,174|| align=right|14,29|| align=right|4,036||MBA||5. října 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62700)||2000 TA30|| align=right|16,7|| align=right|2,380|| align=right|0,202|| align=right|3,26|| align=right|3,671||MBA||1. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62701)||2000 TS32|| align=right|14,8|| align=right|3,109|| align=right|0,195|| align=right|21,15|| align=right|5,482||MBA||7. října 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(62702)||2000 TU32|| align=right|15,1|| align=right|2,970|| align=right|0,123|| align=right|11,32|| align=right|5,117||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62703)||2000 TG34|| align=right|15,1|| align=right|3,067|| align=right|0,289|| align=right|10,32|| align=right|5,370||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62704)||2000 TT35|| align=right|16,0|| align=right|2,747|| align=right|0,042|| align=right|1,00|| align=right|4,552||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62705)||2000 TY36|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,062|| align=right|1,33|| align=right|5,347||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62706)||2000 TD38|| align=right|14,9|| align=right|2,604|| align=right|0,172|| align=right|14,24|| align=right|4,201||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62707)||2000 TF38|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,153|| align=right|7,26|| align=right|3,756||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62708)||2000 TX38|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,133|| align=right|6,91|| align=right|3,656||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62709)||2000 TR39|| align=right|15,4|| align=right|2,614|| align=right|0,107|| align=right|10,76|| align=right|4,224||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62710)||2000 TF40|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,104|| align=right|15,43|| align=right|4,055||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62711)||2000 TK42|| align=right|14,5|| align=right|3,096|| align=right|0,103|| align=right|11,08|| align=right|5,446||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62712)||2000 TO42|| align=right|15,3|| align=right|2,749|| align=right|0,050|| align=right|7,28|| align=right|4,558||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62713)||2000 TS42|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,228|| align=right|13,42|| align=right|3,683||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62714)||2000 TB43|| align=right|12,0|| align=right|5,188|| align=right|0,046|| align=right|8,97|| align=right|11,82||JUT||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62715)||2000 TR43|| align=right|14,4|| align=right|2,976|| align=right|0,096|| align=right|11,82|| align=right|5,132||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62716)||2000 TS44|| align=right|14,7|| align=right|3,115|| align=right|0,093|| align=right|8,25|| align=right|5,496||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62717)||2000 TW44|| align=right|13,8|| align=right|3,215|| align=right|0,172|| align=right|18,12|| align=right|5,764||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62718)||2000 TR45|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,086|| align=right|10,42|| align=right|5,422||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62719)||2000 TB47|| align=right|15,3|| align=right|2,789|| align=right|0,024|| align=right|5,38|| align=right|4,657||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62720)||2000 TH48|| align=right|16,7|| align=right|2,295|| align=right|0,119|| align=right|7,64|| align=right|3,476||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62721)||2000 TM50|| align=right|15,0|| align=right|2,968|| align=right|0,087|| align=right|11,46|| align=right|5,112||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62722)||2000 TQ50|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,123|| align=right|10,02|| align=right|4,553||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62723)||2000 TG51|| align=right|15,4|| align=right|2,709|| align=right|0,057|| align=right|11,82|| align=right|4,457||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62724)||2000 TL51|| align=right|14,8|| align=right|2,996|| align=right|0,104|| align=right|9,96|| align=right|5,185||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62725)||2000 TW51|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,044|| align=right|10,45|| align=right|5,426||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62726)||2000 TN55|| align=right|13,4|| align=right|3,341|| align=right|0,094|| align=right|28,69|| align=right|6,105||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62727)||2000 TQ55|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,075|| align=right|11,88|| align=right|4,620||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62728)||2000 TV56|| align=right|13,9|| align=right|2,596|| align=right|0,096|| align=right|15,22|| align=right|4,181||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62729)||2000 TY58|| align=right|14,5|| align=right|3,107|| align=right|0,080|| align=right|11,99|| align=right|5,475||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62730)||2000 TE59|| align=right|15,3|| align=right|2,303|| align=right|0,300|| align=right|9,24|| align=right|3,494||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62731)||2000 TO59|| align=right|14,5|| align=right|3,054|| align=right|0,059|| align=right|17,07|| align=right|5,336||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62732)||2000 TQ59|| align=right|14,6|| align=right|2,633|| align=right|0,080|| align=right|15,38|| align=right|4,272||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62733)||2000 TX59|| align=right|13,8|| align=right|3,057|| align=right|0,157|| align=right|17,39|| align=right|5,345||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62734)||2000 TX60|| align=right|14,7|| align=right|2,568|| align=right|0,100|| align=right|15,27|| align=right|4,115||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62735)||2000 TY60|| align=right|14,2|| align=right|2,622|| align=right|0,029|| align=right|12,56|| align=right|4,244||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62736)||2000 TZ60|| align=right|15,6|| align=right|2,389|| align=right|0,257|| align=right|9,20|| align=right|3,691||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62737)||2000 TR61|| align=right|14,0|| align=right|3,099|| align=right|0,075|| align=right|12,63|| align=right|5,454||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62738)||2000 TW61|| align=right|15,1|| align=right|3,020|| align=right|0,138|| align=right|11,74|| align=right|5,248||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62739)||2000 TW62|| align=right|15,3|| align=right|3,162|| align=right|0,104|| align=right|6,16|| align=right|5,621||MBA||2. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62740)||2000 TU64|| align=right|15,2|| align=right|3,044|| align=right|0,172|| align=right|5,79|| align=right|5,310||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62741)||2000 TR66|| align=right|15,3|| align=right|3,213|| align=right|0,097|| align=right|0,29|| align=right|5,758||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62742)||2000 TD68|| align=right|16,2|| align=right|2,563|| align=right|0,130|| align=right|2,18|| align=right|4,101||MBA||6. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62743)||2000 UA1|| align=right|14,1|| align=right|2,567|| align=right|0,077|| align=right|15,72|| align=right|4,111||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62744)||2000 UX1|| align=right|13,7|| align=right|3,361|| align=right|0,028|| align=right|9,28|| align=right|6,160||MBA||20. října 2000||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(62745)||2000 UY1|| align=right|16,6|| align=right|2,366|| align=right|0,172|| align=right|4,04|| align=right|3,638||MBA||21. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62746)||2000 UE2|| align=right|14,8|| align=right|2,910|| align=right|0,117|| align=right|2,71|| align=right|4,964||MBA||22. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62747)||2000 UB3|| align=right|15,7|| align=right|2,570|| align=right|0,227|| align=right|8,06|| align=right|4,119||MBA||24. října 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(62748)||2000 UV3|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,083|| align=right|13,93|| align=right|5,478||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62749)||2000 UM4|| align=right|16,5|| align=right|2,453|| align=right|0,169|| align=right|3,04|| align=right|3,842||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62750)||2000 UO4|| align=right|14,4|| align=right|2,665|| align=right|0,074|| align=right|12,53|| align=right|4,350||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62751)||2000 UD5|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,138|| align=right|0,69|| align=right|3,704||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62752)||2000 UB6|| align=right|15,9|| align=right|2,516|| align=right|0,197|| align=right|3,34|| align=right|3,989||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62753)||2000 UM7|| align=right|13,5|| align=right|3,057|| align=right|0,076|| align=right|9,74|| align=right|5,344||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62754)||2000 US7|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,205|| align=right|11,80|| align=right|4,219||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62755)||2000 UF8|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,056|| align=right|4,11|| align=right|3,542||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62756)||2000 UN8|| align=right|15,4|| align=right|2,878|| align=right|0,142|| align=right|2,10|| align=right|4,882||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62757)||2000 UU8|| align=right|16,5|| align=right|2,414|| align=right|0,143|| align=right|6,77|| align=right|3,749||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62758)||2000 UH9|| align=right|15,3|| align=right|3,133|| align=right|0,190|| align=right|1,36|| align=right|5,545||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62759)||2000 UK9|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,120|| align=right|16,64|| align=right|5,633||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62760)||2000 UR9|| align=right|12,9|| align=right|3,246|| align=right|0,048|| align=right|22,24|| align=right|5,848||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62761)||2000 UA12|| align=right|14,2|| align=right|2,664|| align=right|0,209|| align=right|13,24|| align=right|4,347||MBA||18. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62762)||2000 UB12|| align=right|14,3|| align=right|2,453|| align=right|0,173|| align=right|14,69|| align=right|3,841||MBA||18. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62763)||2000 UG12|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,082|| align=right|3,32|| align=right|4,644||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62764)||2000 UL13|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,108|| align=right|11,01|| align=right|5,734||MBA||23. října 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62765)||2000 UH14|| align=right|13,7|| align=right|3,078|| align=right|0,070|| align=right|10,93|| align=right|5,400||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62766)||2000 UB15|| align=right|15,5|| align=right|2,314|| align=right|0,111|| align=right|5,62|| align=right|3,519||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62767)||2000 UQ17|| align=right|15,9|| align=right|2,538|| align=right|0,131|| align=right|12,37|| align=right|4,043||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62768)||2000 UT17|| align=right|15,7|| align=right|2,561|| align=right|0,210|| align=right|5,87|| align=right|4,098||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62769)||2000 UB18|| align=right|15,9|| align=right|2,778|| align=right|0,074|| align=right|7,14|| align=right|4,629||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62770)||2000 UK18|| align=right|14,3|| align=right|3,185|| align=right|0,098|| align=right|5,65|| align=right|5,682||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62771)||2000 UN18|| align=right|14,0|| align=right|3,205|| align=right|0,047|| align=right|10,47|| align=right|5,738||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62772)||2000 UY19|| align=right|15,6|| align=right|3,033|| align=right|0,090|| align=right|2,97|| align=right|5,283||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62773)||2000 UB20|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,211|| align=right|3,26|| align=right|3,698||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62774)||2000 UE20|| align=right|15,4|| align=right|3,022|| align=right|0,104|| align=right|1,26|| align=right|5,254||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62775)||2000 UG20|| align=right|16,1|| align=right|2,744|| align=right|0,063|| align=right|5,29|| align=right|4,544||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62776)||2000 UR20|| align=right|15,0|| align=right|3,056|| align=right|0,096|| align=right|10,82|| align=right|5,341||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62777)||2000 UE21|| align=right|15,3|| align=right|3,089|| align=right|0,199|| align=right|3,01|| align=right|5,427||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62778)||2000 UU21|| align=right|14,8|| align=right|2,982|| align=right|0,104|| align=right|9,55|| align=right|5,149||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62779)||2000 UC22|| align=right|14,3|| align=right|3,148|| align=right|0,053|| align=right|7,44|| align=right|5,586||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62780)||2000 UF22|| align=right|15,2|| align=right|2,794|| align=right|0,208|| align=right|13,67|| align=right|4,671||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62781)||2000 UE23|| align=right|14,9|| align=right|3,012|| align=right|0,031|| align=right|9,77|| align=right|5,228||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62782)||2000 UF23|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,133|| align=right|4,90|| align=right|3,756||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62783)||2000 UO23|| align=right|14,9|| align=right|3,038|| align=right|0,262|| align=right|4,02|| align=right|5,294||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62784)||2000 UW23|| align=right|14,1|| align=right|3,178|| align=right|0,147|| align=right|11,83|| align=right|5,664||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62785)||2000 UC24|| align=right|15,8|| align=right|2,247|| align=right|0,216|| align=right|5,25|| align=right|3,369||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62786)||2000 UQ24|| align=right|15,6|| align=right|2,585|| align=right|0,211|| align=right|8,46|| align=right|4,156||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62787)||2000 UH25|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,303|| align=right|4,80|| align=right|4,117||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62788)||2000 UW25|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,118|| align=right|9,72|| align=right|4,097||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62789)||2000 UZ25|| align=right|13,3|| align=right|3,149|| align=right|0,099|| align=right|21,03|| align=right|5,586||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62790)||2000 UL26|| align=right|15,7|| align=right|2,405|| align=right|0,243|| align=right|6,98|| align=right|3,728||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62791)||2000 UT26|| align=right|14,7|| align=right|3,190|| align=right|0,116|| align=right|6,59|| align=right|5,696||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62792)||2000 UV28|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,175|| align=right|14,27|| align=right|4,076||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62793)||2000 UZ28|| align=right|16,7|| align=right|2,415|| align=right|0,205|| align=right|1,54|| align=right|3,751||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62794)||2000 UV30|| align=right|15,1|| align=right|3,150|| align=right|0,113|| align=right|3,62|| align=right|5,591||MBA||30. října 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(62795)||2000 UY34|| align=right|14,8|| align=right|2,953|| align=right|0,077|| align=right|9,80|| align=right|5,075||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62796)||2000 UO35|| align=right|16,7|| align=right|2,465|| align=right|0,185|| align=right|2,83|| align=right|3,869||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62797)||2000 UH36|| align=right|15,4|| align=right|2,985|| align=right|0,111|| align=right|3,46|| align=right|5,156||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62798)||2000 UO36|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,061|| align=right|4,65|| align=right|4,630||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62799)||2000 UQ36|| align=right|16,2|| align=right|2,426|| align=right|0,207|| align=right|3,12|| align=right|3,778||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62800)||2000 UT36|| align=right|15,9|| align=right|3,086|| align=right|0,091|| align=right|10,09|| align=right|5,420||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62801)||2000 UV36|| align=right|16,2|| align=right|2,870|| align=right|0,032|| align=right|1,15|| align=right|4,862||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62802)||2000 UG37|| align=right|15,1|| align=right|2,599|| align=right|0,180|| align=right|4,25|| align=right|4,190||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62803)||2000 UU37|| align=right|15,1|| align=right|2,924|| align=right|0,060|| align=right|1,37|| align=right|4,999||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62804)||2000 UF38|| align=right|14,1|| align=right|3,181|| align=right|0,065|| align=right|11,14|| align=right|5,674||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62805)||2000 UP39|| align=right|14,7|| align=right|2,777|| align=right|0,058|| align=right|2,31|| align=right|4,628||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62806)||2000 UW39|| align=right|15,8|| align=right|2,856|| align=right|0,091|| align=right|3,10|| align=right|4,826||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62807)||2000 UL40|| align=right|15,1|| align=right|3,085|| align=right|0,140|| align=right|5,48|| align=right|5,417||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62808)||2000 UQ40|| align=right|14,8|| align=right|2,929|| align=right|0,089|| align=right|3,09|| align=right|5,012||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62809)||2000 UE42|| align=right|17,6|| align=right|2,247|| align=right|0,071|| align=right|1,99|| align=right|3,368||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62810)||2000 UH42|| align=right|14,9|| align=right|2,761|| align=right|0,089|| align=right|6,61|| align=right|4,586||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62811)||2000 UX42|| align=right|16,1|| align=right|2,895|| align=right|0,085|| align=right|3,27|| align=right|4,926||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62812)||2000 UC43|| align=right|15,8|| align=right|2,733|| align=right|0,026|| align=right|3,15|| align=right|4,516||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62813)||2000 UH43|| align=right|15,1|| align=right|2,654|| align=right|0,142|| align=right|2,19|| align=right|4,324||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62814)||2000 UK43|| align=right|15,9|| align=right|2,535|| align=right|0,104|| align=right|5,27|| align=right|4,035||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62815)||2000 UW43|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|5,95|| align=right|3,608||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62816)||2000 UC44|| align=right|14,7|| align=right|3,066|| align=right|0,072|| align=right|12,16|| align=right|5,369||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62817)||2000 UH45|| align=right|15,1|| align=right|2,990|| align=right|0,060|| align=right|8,16|| align=right|5,170||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62818)||2000 US45|| align=right|16,3|| align=right|2,417|| align=right|0,115|| align=right|3,66|| align=right|3,756||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62819)||2000 UV45|| align=right|15,4|| align=right|2,724|| align=right|0,116|| align=right|8,42|| align=right|4,496||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62820)||2000 UF46|| align=right|14,3|| align=right|3,929|| align=right|0,221|| align=right|2,53|| align=right|7,786||HLD||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62821)||2000 UE47|| align=right|16,0|| align=right|2,588|| align=right|0,023|| align=right|1,70|| align=right|4,164||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62822)||2000 UV48|| align=right|15,0|| align=right|3,065|| align=right|0,090|| align=right|5,89|| align=right|5,365||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62823)||2000 UE49|| align=right|14,4|| align=right|3,216|| align=right|0,099|| align=right|6,31|| align=right|5,768||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62824)||2000 UG49|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,190|| align=right|10,34|| align=right|4,566||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62825)||2000 UT49|| align=right|15,0|| align=right|3,116|| align=right|0,172|| align=right|1,31|| align=right|5,499||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62826)||2000 UU50|| align=right|14,9|| align=right|2,656|| align=right|0,148|| align=right|13,41|| align=right|4,328||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62827)||2000 UX50|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,168|| align=right|11,88|| align=right|4,165||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62828)||2000 UN53|| align=right|14,3|| align=right|3,192|| align=right|0,162|| align=right|3,08|| align=right|5,703||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62829)||2000 UP53|| align=right|14,2|| align=right|3,120|| align=right|0,159|| align=right|5,97|| align=right|5,511||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62830)||2000 UZ53|| align=right|16,3|| align=right|2,226|| align=right|0,226|| align=right|3,92|| align=right|3,319||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62831)||2000 UM54|| align=right|14,6|| align=right|3,092|| align=right|0,122|| align=right|9,67|| align=right|5,437||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62832)||2000 UN54|| align=right|14,1|| align=right|3,218|| align=right|0,128|| align=right|10,97|| align=right|5,772||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62833)||2000 UB56|| align=right|14,1|| align=right|2,631|| align=right|0,164|| align=right|13,09|| align=right|4,267||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62834)||2000 UC56|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,178|| align=right|10,78|| align=right|4,478||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62835)||2000 UC58|| align=right|16,2|| align=right|2,728|| align=right|0,098|| align=right|5,08|| align=right|4,504||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62836)||2000 UC59|| align=right|14,1|| align=right|2,546|| align=right|0,228|| align=right|8,70|| align=right|4,061||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62837)||2000 UJ59|| align=right|16,4|| align=right|2,771|| align=right|0,056|| align=right|4,49|| align=right|4,611||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62838)||2000 UB60|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,269|| align=right|4,51|| align=right|3,537||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62839)||2000 UX60|| align=right|14,6|| align=right|3,038|| align=right|0,058|| align=right|9,79|| align=right|5,294||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62840)||2000 UB61|| align=right|15,6|| align=right|2,715|| align=right|0,064|| align=right|4,05|| align=right|4,472||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62841)||2000 UN61|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,148|| align=right|6,22|| align=right|4,171||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62842)||2000 UF63|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,143|| align=right|3,02|| align=right|4,265||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62843)||2000 UC64|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,172|| align=right|12,16|| align=right|4,660||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62844)||2000 UK64|| align=right|14,9|| align=right|3,072|| align=right|0,064|| align=right|8,85|| align=right|5,383||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62845)||2000 UB67|| align=right|16,0|| align=right|2,662|| align=right|0,146|| align=right|3,72|| align=right|4,343||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62846)||2000 UX67|| align=right|14,1|| align=right|3,239|| align=right|0,077|| align=right|4,52|| align=right|5,830||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62847)||2000 UL68|| align=right|16,5|| align=right|2,401|| align=right|0,127|| align=right|6,25|| align=right|3,719||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62848)||2000 US71|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,076|| align=right|9,07|| align=right|5,583||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62849)||2000 UA72|| align=right|14,6|| align=right|2,550|| align=right|0,167|| align=right|9,95|| align=right|4,072||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62850)||2000 UC72|| align=right|14,9|| align=right|2,287|| align=right|0,080|| align=right|2,80|| align=right|3,458||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62851)||2000 UM72|| align=right|14,2|| align=right|2,681|| align=right|0,121|| align=right|4,16|| align=right|4,389||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62852)||2000 UM76|| align=right|15,4|| align=right|2,453|| align=right|0,232|| align=right|12,94|| align=right|3,841||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62853)||2000 UO76|| align=right|14,5|| align=right|2,974|| align=right|0,117|| align=right|3,15|| align=right|5,127||MBA||27. října 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(62854)||2000 UW76|| align=right|15,5|| align=right|3,140|| align=right|0,126|| align=right|1,34|| align=right|5,563||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62855)||2000 UE77|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,182|| align=right|11,20|| align=right|4,179||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62856)||2000 UL77|| align=right|16,5|| align=right|2,235|| align=right|0,103|| align=right|3,95|| align=right|3,341||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62857)||2000 UM77|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,196|| align=right|3,09|| align=right|4,080||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62858)||2000 UT78|| align=right|14,5|| align=right|3,116|| align=right|0,114|| align=right|7,28|| align=right|5,500||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62859)||2000 UW78|| align=right|15,1|| align=right|3,106|| align=right|0,091|| align=right|5,86|| align=right|5,474||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62860)||2000 UJ80|| align=right|14,6|| align=right|2,989|| align=right|0,032|| align=right|8,84|| align=right|5,167||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62861)||2000 UO80|| align=right|15,6|| align=right|2,668|| align=right|0,116|| align=right|11,12|| align=right|4,357||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62862)||2000 UE81|| align=right|15,1|| align=right|3,161|| align=right|0,105|| align=right|6,60|| align=right|5,619||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62863)||2000 UG81|| align=right|16,4|| align=right|2,567|| align=right|0,101|| align=right|4,35|| align=right|4,112||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62864)||2000 UG82|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,276|| align=right|7,51|| align=right|4,077||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62865)||2000 UL82|| align=right|15,5|| align=right|2,695|| align=right|0,197|| align=right|12,50|| align=right|4,424||MBA||27. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62866)||2000 UX82|| align=right|15,2|| align=right|3,166|| align=right|0,050|| align=right|4,17|| align=right|5,632||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62867)||2000 UG83|| align=right|16,2|| align=right|2,780|| align=right|0,048|| align=right|5,71|| align=right|4,634||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62868)||2000 UV83|| align=right|15,0|| align=right|2,768|| align=right|0,089|| align=right|5,01|| align=right|4,605||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62869)||2000 UO84|| align=right|14,6|| align=right|3,018|| align=right|0,090|| align=right|14,20|| align=right|5,241||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62870)||2000 UD86|| align=right|15,1|| align=right|3,035|| align=right|0,036|| align=right|6,00|| align=right|5,286||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62871)||2000 UA87|| align=right|15,1|| align=right|2,967|| align=right|0,068|| align=right|9,81|| align=right|5,110||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62872)||2000 UC87|| align=right|16,2|| align=right|2,219|| align=right|0,198|| align=right|7,08|| align=right|3,306||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62873)||2000 UK87|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,158|| align=right|11,70|| align=right|4,240||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62874)||2000 UV88|| align=right|16,2|| align=right|2,735|| align=right|0,047|| align=right|4,96|| align=right|4,523||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62875)||2000 UB89|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,030|| align=right|13,01|| align=right|5,158||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62876)||2000 UH90|| align=right|16,1|| align=right|2,937|| align=right|0,137|| align=right|7,48|| align=right|5,032||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62877)||2000 UQ90|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,102|| align=right|11,06|| align=right|5,679||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62878)||2000 UY90|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,186|| align=right|7,05|| align=right|4,553||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62879)||2000 UN91|| align=right|15,4|| align=right|2,619|| align=right|0,055|| align=right|4,94|| align=right|4,237||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62880)||2000 US91|| align=right|15,0|| align=right|3,235|| align=right|0,088|| align=right|7,44|| align=right|5,816||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62881)||2000 UA92|| align=right|14,4|| align=right|3,131|| align=right|0,155|| align=right|13,91|| align=right|5,540||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62882)||2000 UC93|| align=right|16,5|| align=right|2,330|| align=right|0,093|| align=right|3,78|| align=right|3,557||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62883)||2000 UQ93|| align=right|14,0|| align=right|3,108|| align=right|0,039|| align=right|18,64|| align=right|5,479||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62884)||2000 UY93|| align=right|14,8|| align=right|3,071|| align=right|0,018|| align=right|10,93|| align=right|5,381||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62885)||2000 UK94|| align=right|15,4|| align=right|2,258|| align=right|0,133|| align=right|5,81|| align=right|3,393||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62886)||2000 UV95|| align=right|14,7|| align=right|2,969|| align=right|0,081|| align=right|8,05|| align=right|5,115||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62887)||2000 UX95|| align=right|14,1|| align=right|2,994|| align=right|0,082|| align=right|7,84|| align=right|5,179||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62888)||2000 UX96|| align=right|15,0|| align=right|2,598|| align=right|0,234|| align=right|11,92|| align=right|4,187||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62889)||2000 UZ96|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,140|| align=right|4,54|| align=right|4,209||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62890)||2000 UZ99|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,082|| align=right|9,65|| align=right|5,467||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62891)||2000 UK100|| align=right|15,9|| align=right|2,269|| align=right|0,163|| align=right|5,48|| align=right|3,417||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62892)||2000 UZ100|| align=right|15,4|| align=right|2,655|| align=right|0,184|| align=right|10,68|| align=right|4,325||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62893)||2000 UM101|| align=right|16,7|| align=right|2,362|| align=right|0,041|| align=right|6,35|| align=right|3,630||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62894)||2000 UP101|| align=right|15,0|| align=right|3,091|| align=right|0,139|| align=right|12,83|| align=right|5,434||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62895)||2000 UR102|| align=right|16,2|| align=right|2,725|| align=right|0,116|| align=right|3,26|| align=right|4,497||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62896)||2000 UC103|| align=right|15,8|| align=right|2,675|| align=right|0,108|| align=right|5,35|| align=right|4,375||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62897)||2000 UL103|| align=right|14,2|| align=right|2,605|| align=right|0,176|| align=right|13,92|| align=right|4,203||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62898)||2000 UA104|| align=right|15,7|| align=right|2,278|| align=right|0,056|| align=right|4,95|| align=right|3,438||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62899)||2000 UT104|| align=right|14,7|| align=right|2,704|| align=right|0,218|| align=right|6,54|| align=right|4,445||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62900)||2000 UG105|| align=right|14,7|| align=right|2,982|| align=right|0,112|| align=right|10,97|| align=right|5,148||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62901)||2000 UL105|| align=right|15,1|| align=right|2,667|| align=right|0,095|| align=right|11,03|| align=right|4,354||MBA||29. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62902)||2000 UH106|| align=right|15,9|| align=right|2,687|| align=right|0,074|| align=right|6,90|| align=right|4,404||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62903)||2000 UK106|| align=right|15,5|| align=right|2,989|| align=right|0,064|| align=right|9,90|| align=right|5,167||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62904)||2000 UZ106|| align=right|15,3|| align=right|2,979|| align=right|0,067|| align=right|11,19|| align=right|5,142||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62905)||2000 UQ107|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,055|| align=right|11,85|| align=right|5,156||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62906)||2000 UR107|| align=right|14,8|| align=right|3,074|| align=right|0,058|| align=right|10,06|| align=right|5,389||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62907)||2000 UC108|| align=right|16,5|| align=right|2,350|| align=right|0,113|| align=right|6,67|| align=right|3,602||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62908)||2000 UH108|| align=right|15,3|| align=right|3,143|| align=right|0,104|| align=right|14,34|| align=right|5,570||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62909)||2000 UY108|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,143|| align=right|6,41|| align=right|3,614||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62910)||2000 UK109|| align=right|13,3|| align=right|3,166|| align=right|0,078|| align=right|11,12|| align=right|5,633||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62911)||2000 UR109|| align=right|14,4|| align=right|2,991|| align=right|0,146|| align=right|12,24|| align=right|5,172||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62912)||2000 UD110|| align=right|14,5|| align=right|2,522|| align=right|0,174|| align=right|7,15|| align=right|4,005||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62913)||2000 UK110|| align=right|15,5|| align=right|2,764|| align=right|0,029|| align=right|6,24|| align=right|4,595||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62914)||2000 VX2|| align=right|14,7|| align=right|2,950|| align=right|0,114|| align=right|10,39|| align=right|5,067||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(62915)||2000 VY2|| align=right|14,4|| align=right|3,086|| align=right|0,125|| align=right|11,59|| align=right|5,421||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(62916)||2000 VW3|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,148|| align=right|2,63|| align=right|4,284||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62917)||2000 VR8|| align=right|14,0|| align=right|3,230|| align=right|0,062|| align=right|13,82|| align=right|5,805||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62918)||2000 VY9|| align=right|15,6|| align=right|3,054|| align=right|0,070|| align=right|1,39|| align=right|5,337||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62919)||2000 VH10|| align=right|16,2|| align=right|2,456|| align=right|0,177|| align=right|3,61|| align=right|3,849||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62920)||2000 VB12|| align=right|14,7|| align=right|3,179|| align=right|0,092|| align=right|2,92|| align=right|5,668||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62921)||2000 VJ12|| align=right|14,2|| align=right|2,805|| align=right|0,171|| align=right|12,38|| align=right|4,697||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62922)||2000 VV12|| align=right|14,8|| align=right|3,251|| align=right|0,077|| align=right|0,43|| align=right|5,861||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62923)||2000 VC13|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,017|| align=right|8,97|| align=right|5,124||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62924)||2000 VU13|| align=right|14,8|| align=right|3,224|| align=right|0,077|| align=right|4,56|| align=right|5,788||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62925)||2000 VE14|| align=right|15,2|| align=right|3,218|| align=right|0,163|| align=right|2,03|| align=right|5,772||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62926)||2000 VK14|| align=right|14,8|| align=right|2,342|| align=right|0,186|| align=right|4,91|| align=right|3,583||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62927)||2000 VT14|| align=right|15,4|| align=right|2,928|| align=right|0,051|| align=right|12,95|| align=right|5,009||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62928)||2000 VV14|| align=right|15,8|| align=right|2,661|| align=right|0,099|| align=right|8,25|| align=right|4,339||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62929)||2000 VO15|| align=right|16,1|| align=right|2,697|| align=right|0,098|| align=right|2,03|| align=right|4,428||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62930)||2000 VP15|| align=right|14,7|| align=right|3,003|| align=right|0,046|| align=right|10,77|| align=right|5,202||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62931)||2000 VJ16|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,100|| align=right|8,26|| align=right|3,532||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62932)||2000 VF18|| align=right|13,9|| align=right|3,090|| align=right|0,091|| align=right|9,09|| align=right|5,431||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62933)||2000 VR21|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,169|| align=right|3,17|| align=right|3,618||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62934)||2000 VS21|| align=right|15,0|| align=right|3,147|| align=right|0,073|| align=right|6,30|| align=right|5,581||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62935)||2000 VP22|| align=right|16,5|| align=right|2,309|| align=right|0,162|| align=right|1,96|| align=right|3,507||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62936)||2000 VF23|| align=right|14,2|| align=right|3,148|| align=right|0,089|| align=right|7,66|| align=right|5,584||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62937)||2000 VG23|| align=right|16,5|| align=right|2,454|| align=right|0,223|| align=right|3,06|| align=right|3,843||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62938)||2000 VJ23|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,113|| align=right|4,17|| align=right|3,526||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62939)||2000 VP23|| align=right|15,4|| align=right|2,666|| align=right|0,140|| align=right|3,14|| align=right|4,352||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62940)||2000 VS23|| align=right|16,1|| align=right|2,595|| align=right|0,201|| align=right|7,89|| align=right|4,179||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62941)||2000 VB24|| align=right|14,9|| align=right|2,807|| align=right|0,196|| align=right|2,97|| align=right|4,703||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62942)||2000 VC25|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,122|| align=right|0,96|| align=right|4,209||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62943)||2000 VY25|| align=right|15,0|| align=right|3,063|| align=right|0,113|| align=right|10,34|| align=right|5,361||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62944)||2000 VF28|| align=right|14,9|| align=right|2,814|| align=right|0,135|| align=right|13,47|| align=right|4,721||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62945)||2000 VH28|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,091|| align=right|8,04|| align=right|3,747||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62946)||2000 VG30|| align=right|13,9|| align=right|2,766|| align=right|0,206|| align=right|12,25|| align=right|4,599||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62947)||2000 VV31|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,140|| align=right|11,05|| align=right|5,361||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62948)||2000 VE32|| align=right|14,2|| align=right|2,959|| align=right|0,051|| align=right|10,39|| align=right|5,090||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62949)||2000 VS33|| align=right|13,6|| align=right|2,862|| align=right|0,097|| align=right|15,91|| align=right|4,841||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62950)||2000 VD34|| align=right|13,1|| align=right|3,177|| align=right|0,135|| align=right|23,40|| align=right|5,663||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62951)||2000 VE34|| align=right|14,7|| align=right|2,612|| align=right|0,161|| align=right|7,67|| align=right|4,220||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62952)||2000 VV34|| align=right|14,7|| align=right|2,569|| align=right|0,277|| align=right|13,41|| align=right|4,118||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62953)||2000 VR35|| align=right|15,1|| align=right|2,963|| align=right|0,072|| align=right|10,61|| align=right|5,100||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62954)||2000 VD36|| align=right|13,6|| align=right|3,144|| align=right|0,114|| align=right|16,27|| align=right|5,573||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62955)||2000 VZ36|| align=right|15,5|| align=right|2,425|| align=right|0,108|| align=right|7,28|| align=right|3,776||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62956)||2000 VK37|| align=right|15,3|| align=right|2,311|| align=right|0,141|| align=right|5,19|| align=right|3,511||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62957)||2000 VR37|| align=right|15,9|| align=right|2,366|| align=right|0,213|| align=right|3,41|| align=right|3,639||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62958)||2000 VX37|| align=right|13,8|| align=right|3,144|| align=right|0,165|| align=right|18,84|| align=right|5,574||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62959)||2000 VV39|| align=right|14,7|| align=right|3,936|| align=right|0,142|| align=right|3,36|| align=right|7,809||HLD||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62960)||2000 VP40|| align=right|15,9|| align=right|2,915|| align=right|0,110|| align=right|0,95|| align=right|4,977||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62961)||2000 VO42|| align=right|16,0|| align=right|2,475|| align=right|0,093|| align=right|4,97|| align=right|3,892||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62962)||2000 VA43|| align=right|14,0|| align=right|3,241|| align=right|0,091|| align=right|12,86|| align=right|5,833||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62963)||2000 VW43|| align=right|15,7|| align=right|2,543|| align=right|0,162|| align=right|3,40|| align=right|4,055||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62964)||2000 VE44|| align=right|15,9|| align=right|2,563|| align=right|0,303|| align=right|3,11|| align=right|4,103||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62965)||2000 VH44|| align=right|15,6|| align=right|2,879|| align=right|0,090|| align=right|1,03|| align=right|4,885||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62966)||2000 VB45|| align=right|15,1|| align=right|3,073|| align=right|0,254|| align=right|10,26|| align=right|5,385||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62967)||2000 VM45|| align=right|16,0|| align=right|2,364|| align=right|0,091|| align=right|6,55|| align=right|3,633||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62968)||2000 VD48|| align=right|14,9|| align=right|2,931|| align=right|0,153|| align=right|9,51|| align=right|5,017||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62969)||2000 VN49|| align=right|15,2|| align=right|3,094|| align=right|0,186|| align=right|0,63|| align=right|5,441||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62970)||2000 VY49|| align=right|15,7|| align=right|2,355|| align=right|0,159|| align=right|2,85|| align=right|3,613||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62971)||2000 VZ49|| align=right|15,0|| align=right|3,073|| align=right|0,193|| align=right|1,02|| align=right|5,387||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62972)||2000 VU50|| align=right|15,4|| align=right|2,804|| align=right|0,177|| align=right|9,82|| align=right|4,695||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62973)||2000 VP51|| align=right|15,5|| align=right|2,986|| align=right|0,017|| align=right|6,66|| align=right|5,160||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62974)||2000 VA52|| align=right|14,0|| align=right|3,020|| align=right|0,077|| align=right|8,33|| align=right|5,248||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62975)||2000 VB52|| align=right|16,2|| align=right|2,605|| align=right|0,283|| align=right|4,65|| align=right|4,203||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62976)||2000 VO52|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,223|| align=right|3,69|| align=right|4,104||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62977)||2000 VS52|| align=right|14,7|| align=right|3,046|| align=right|0,049|| align=right|6,34|| align=right|5,317||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62978)||2000 VW52|| align=right|14,0|| align=right|2,605|| align=right|0,121|| align=right|14,39|| align=right|4,204||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62979)||2000 VZ52|| align=right|16,3|| align=right|2,363|| align=right|0,134|| align=right|8,79|| align=right|3,632||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62980)||2000 VT53|| align=right|15,0|| align=right|2,547|| align=right|0,108|| align=right|4,02|| align=right|4,064||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62981)||2000 VK56|| align=right|14,7|| align=right|2,996|| align=right|0,048|| align=right|4,67|| align=right|5,186||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62982)||2000 VW58|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,191|| align=right|14,03|| align=right|4,199||MBA||6. listopadu 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(62983)||2000 VB59|| align=right|15,3|| align=right|2,777|| align=right|0,115|| align=right|4,50|| align=right|4,628||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62984)||2000 VV59|| align=right|13,8|| align=right|3,128|| align=right|0,016|| align=right|14,94|| align=right|5,532||MBA||1. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(62985)||2000 VX60|| align=right|15,1|| align=right|3,139|| align=right|0,079|| align=right|4,73|| align=right|5,560||MBA||1. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62986)||2000 WM|| align=right|16,7|| align=right|2,307|| align=right|0,148|| align=right|7,58|| align=right|3,504||MBA||16. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62987)||2000 WP1|| align=right|14,8|| align=right|2,462|| align=right|0,193|| align=right|12,88|| align=right|3,863||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62988)||2000 WB2|| align=right|14,5|| align=right|3,203|| align=right|0,044|| align=right|10,96|| align=right|5,731||MBA||18. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(62989)||2000 WC2|| align=right|13,4|| align=right|3,077|| align=right|0,124|| align=right|12,28|| align=right|5,397||MBA||17. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(62990)||2000 WM2|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,123|| align=right|15,30|| align=right|5,313||MBA||17. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62991)||2000 WG7|| align=right|15,7|| align=right|2,322|| align=right|0,230|| align=right|7,45|| align=right|3,538||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62992)||2000 WY9|| align=right|15,1|| align=right|3,014|| align=right|0,100|| align=right|1,32|| align=right|5,233||MBA||23. listopadu 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(62993)||2000 WL12|| align=right|13,6|| align=right|2,621|| align=right|0,133|| align=right|13,58|| align=right|4,243||MBA||22. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62994)||2000 WZ14|| align=right|15,5|| align=right|3,059|| align=right|0,153|| align=right|9,73|| align=right|5,349||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62995)||2000 WD16|| align=right|14,9|| align=right|2,676|| align=right|0,212|| align=right|10,58|| align=right|4,376||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62996)||2000 WG16|| align=right|17,1|| align=right|2,215|| align=right|0,098|| align=right|6,19|| align=right|3,296||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62997)||2000 WD17|| align=right|16,1|| align=right|3,088|| align=right|0,168|| align=right|0,63|| align=right|5,426||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62998)||2000 WK18|| align=right|13,7|| align=right|3,209|| align=right|0,102|| align=right|9,51|| align=right|5,749||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(62999)||2000 WK19|| align=right|14,2|| align=right|2,679|| align=right|0,314|| align=right|13,96|| align=right|4,385||MBA||25. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(63000)||2000 WZ20|| align=right|15,1|| align=right|3,099|| align=right|0,111|| align=right|5,83|| align=right|5,455||MBA||25. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek